Cet article présente les personnages de la série Kingdom.

Personnages principaux 

Principal protagoniste de l'œuvre, inspiré du général Li Xin, Shin est un jeune homme aux grandes aptitudes martiales et ayant développé un talent instinctif au combat. Il vit en accord avec sa vision de ce que doit être un grand général et ne se détourne jamais de cette vision quelles qu'en soient les conséquences. Cette volonté affirmée lui attire la sympathie de nombreux personnages amis comme ennemis. Orphelin de guerre, Shin est recueilli par le maire de son village en compagnie de Hyou, un autre garçon du même âge. Ainsi condamnés à la servitude en échange d'un toit et de nourriture, les deux jeunes hommes passent tout leur temps libre à s'entrainer au maniement de l'épée. Ils caressent le doux rêves de s'élever au-delà de leur condition d'esclave pour devenir de Grands Généraux sous les Cieux. À la suite du départ de Hyou pour la capitale, Shin se retrouve seul pour de longues semaines. C'est une nuit que Hyou réapparait soudainement, gravement blessé et porteur d'un message pour son ami. Il enjoint à Shin de se rendre à un endroit précis afin d'avoir les réponses à ses nombreuses interrogations. Shin ne peut que regarder son ami mourir dans ses bras, impuissant et fou de chagrin. Résolu à lever le mystère sur la mort de son ami, Shin récupère l'épée de Hyou, une lame qui le suivra dans toutes ses batailles, et se rend au point de rendez-vous. En passant à proximité d'un village de bandit il démontre les fruits de son entrainement, à savoir une puissance martiale supérieure à la moyenne. Enfin arrivé au lieu convenu, il découvre dans une misérable cabane un jeune homme ressemblant trait pour trait à Hyou. Il s'agit de Ei Sei, roi de Qin en fuite à la suite du coup d'État de son frère. Souhaitant dans un premier temps le tuer pour venger Hyou, décédé en servant de doublure au roi, Shin décide de ne pas gaspiller ainsi la vie de son ami et retient sa lame. Ils font alors la connaissance de Karyō Ten, habitant des montagnes, qui se propose de les aider à fuir en échange d'argent. Le groupe entame une fuite effrénée jusque dans les montagnes à l'ouest de Qin afin d'y rencontrer la reine Yo Tan Wa, seul personnage susceptible d'aider Sei dans sa reconquête du trône. L'entreprise sera couronnée de succès et Shin sera récompensé par l'attribution d'un lopin de terre et d'une cabane, qu'il habitera avec Karyō Ten, brisant ainsi son statut d'esclave et lui ouvrant les portes de l'armée. Quelques mois plus tard la guerre est enfin déclarée par l'invasion de l'état de Wei, Shin se hâte d'y participer. Simple soldat, il combattra notamment avec les frères Bi de son village et fera la connaissance de Kyou Kai, très jeune combattant taciturne. Shin montre d'emblée sa supériorité martiale sur les soldats adverses, ses aptitudes le pousse naturellement à endosser un rôle de leader et il sera même convié à chevaucher aux côtés d'un commandant de . C'est durant cette bataille que Shin fera la connaissance du général Ou Ki, ancien Grand Général sous les Cieux, retiré de toute activité guerrière. Ce dernier discutera brièvement avec Shin de ce qu'est un général mais avouera être déçu par le jeune homme qui avait aidé le roi à recouvrer son trône. Piqué au vif, Shin terminera néanmoins la bataille en éliminant l'un des officiers de Wei récoltant le grade de commandant de 100 hommes. Savourant sa victoire, Shin et Karyō Ten seront rappelés au palais en urgence pour sauver le roi d'une troupe d'assassins envoyés par le chancelier de Qin Ryo Fui. Shin y découvrira la véritable identité de Kyou Kai, membre du légendaire clan d'assassin Shiyuu, à qui il évitera la condamnation à mort car étant un camarade de combat. Remis de ses blessures, Shin décide de rendre visite au général Ou Ki afin qu'il le prenne sous son aile. Accompagné du messager En, il suivra un entrainement rugueux avant que la guerre ne les rappelle. Une invasion de l'état de Zhao force le général Ou Ki à sortir de sa retraite pour retourner au combat. Shin l'accompagne et retrouve son unité de 100 hommes composée en partie de ceux ayant combattu avec lui contre Wei. Il nomme En et Kyou Kai lieutenants et reçoit de la propre bouche d'Ou Ki un nom pour son unité. Ils seront dorénavant l'unité Hi Shin ('La flèche digne de confiance') aux ordres directs du général. Shin reçoit pour première mission une tâche capitale, tuer le stratège ennemi, qu'il remplira avec brio. Malheureusement l'unité sera attaquée durant la nuit et subira de lourdes pertes, dont Bi Tou, au terme de laquelle Shin et Kyou Kai seront blessés par le général ennemi Hou Ken. ils participeront toutefois à la fin de la bataille qui verra le piège de Zhao se refermer sur le général Ou Ki qui tombera au combat sous les coups de Hou Ken. Avant son dernier souffle il adressera quelques mots à Shin, l'encourageant à emprunter fièrement la voie d'un général, et lui léguera sa guandao. La mort de son mentor aura un impact considérable sur Shin qui sera également promu au grade de commandant de 300 hommes. Des semaines plus tard, Shin sera convié au palais pour assister à la signature d'un traité de paix entre Qin et Zhao. Il y fera la connaissance de Ri Boku, l'instigateur de la stratégie visant à éliminer Ou Ki, auquel il promettra de le vaincre sur le champ de bataille. Seulement la guerre n'attend pas et l'unité Hi Shin est envoyée à Wei où elle rencontrera deux autres unités indépendantes menées par Ou Hon et Mou Ten. Une rivalité émulatrice s'installera entre eux jusqu'à ce que les choses sérieuses commencent avec l'invasion de la région de Bayou sous les ordres du grand général de Qin Mou Gou. À la suite de l'assassinat de plusieurs officiers, Shin sera temporairement promu commandant de  pour cette campagne. Rattachée à l'armée centrale, l'unité Hi Shin se fera malmener dès le premier jour de la bataille. Malgré cela, Shin réussira à éliminer le général Rin Ko pendant que le général de Qin, Kan Ki, assurait la victoire. Shin eut l'occasion d'échanger quelques mots avec le légendaire général Ren Pa de Wei et ami d'Ou Ki. Shin ressortira grandi de cette bataille et sera officiellement nommé commandant de . Fort de ses nouveaux hommes, l'unité Hi Shin aura pour mission de pacifier la région de Bayou. Tâche à laquelle elle échouera lamentablement. En effet Shin, malgré ses talents de combattant, est incapable de gérer un tel nombre, surtout après le départ de Kyou Kai. Ses déboires sont tels que la question de sa rétrogradation est abordée. Mou Ten lui vient en aide en lui proposant d'intégrer un stratège à son unité, ce sera finalement Karyō Ten qui remplira ce rôle. C'est à cette occasion que Shin se rendra enfin compte que Karyō Ten est une fille. D'abord très méfiant à l'idée de confier ses hommes à un autre, la situation critique ne lui laissera pas le choix. La nouvelle stratège remportera l'affrontement avec brio et intègrera pleinement l'unité. Maintenant pleinement opérationnels, Shin et ses hommes engrangent les victoires puis survint la guerre de coalition de cinq états contre Qin. L'unité Hi Shin sera placée sous les ordres du grand général Duke Hyou contre les armées de Zhao. Shin se distinguera le premier jour en ôtant la vie du général ennemi Man Goku et en faisant preuve pour la première fois de ses talents instinctifs au combat. Lorsqu'un détachement de Zhao fait route vers la capitale, Shin suit son général à leur poursuite. Duke Hyou mourra des mains de Hou Ken et Shin continuera sa route vers la ville de Sai non sans avoir hérité du bouclier du général. Le siège de Sai sera parmi les plus difficile combats jamais mené par Shin mais Qin en sortira vainqueur. Ayant réussi à repousser le général Hou Ken, Shin sera promu commandant de  au terme de cette guerre. Quelque temps après, Shin sera de nouveau confronté aux affaires politiques. Lors de la seconde rébellion de Sei Kyou, Shin est envoyé combattre les insurgés. Les rebelles seront matés et Sei Kyou, innocent, mourra dans ses bras. L'unité Hi Shin, de nouveau complète avec le retour de Kyou Kai, rejoint le front de Wei pour la bataille de Choyou. Au terme de plusieurs jours d'affrontement, l'armée de Wei est vaincue tandis que Shin se distingue par la mort du général Rei Ou et est promu commandant de . La politique ne laissant aucun répit, la reine mère fait sécession et une armée rebelle fait route vers la capitale pour assassiner les enfants du roi durant la cérémonie de passage à l'âge adulte de Sei. Alerté par message codé, Shin fait office de dernier rempart et combat les insurgés tout en sauvant la famille de son ami. Il atteint le rang de commandant de , le dernier avant le grade de général. La prochaine campagne le mène à Zhao sous les ordres du général Kan Ki. À l'opposé des méthodes cruelles et amorales de son supérieur, Shin se retrouve rapidement en conflit avec Kan Ki allant jusqu'à se rebeller. Ce comportement contrebalance ses performances durant la bataille et l'empêche d'accéder au rang convoité de général. Vint enfin la campagne d'invasion de Zhao où l'unité Hi Shin de  (5000 plus les 3000 de Kyou Kai) marche sous le commandement du général Ou Sen. À la suite de la prise de la ville de Retsubi en quelques heures, l'armée principale fait route vers le nord pour affronter Ri Boku. D'abord placé au centre, Shin sera envoyé sur la gauche pour s'emparer de la tête du général Ki Sui et échouera. Il partira ensuite sur le flanc droit où il vaincra le général Gaku'Ei puis le général Chuga Ryu. À cette occasion Shin parviendra à "éveiller" son unité, c'est-à-dire la mener à un pic de puissance optimal. Dans l'avancée, Shin lancera l'assaut du QG de Ri Boku et vaincra Hou Ken en duel. Aux portes de la mort, il survivra à ses blessures grâce à un rituel de Kyou Kai. Après la guerre en rentrant à Qin, il se dote d'un nom se faisant Ri Shin pour atteindre le rang de général et s'offrir une demeure à la hauteur de son rang et de ses exploits.
 

Librement inspiré du roi de Chine Qin Shi Huang, Ei Sei est le second protagoniste principal de l'œuvre. Fils de Sou Jou, prince de Qin, et de Bi Ki, une danseuse, Ei Sei nait dans l'état de Zhao alors que ses parents y résident comme prisonniers politiques. Ei Sei et sa mère vivent alors dans les quartiers pauvres de Kantan, la capitale de Zhao. Les conditions de vie y sont particulièrement rudes à cause du fort ressentiment de la population contre l'état de Qin. Sei et sa mère sont régulièrement battus et humiliés, Bi Ki est obligée de se prostituer pour subvenir à leurs besoins. Cette existence creuse un fossé entre eux, Bi Ki tenant Sei responsable de sa situation. Elle tentera à plusieurs reprises de tuer son fils sans jamais y parvenir. Sei grandit donc seul, sans amour dans une ville hostile. Il finit par s'isoler entièrement du monde, perdant même une partie de ses sens, notamment la perception de la douleur. la situation dura près de dix années jusqu'à l'accession de Sou Jou au trône de Qin grâce aux manigances du chancelier Ryo Fui. Shou Bun Kun organise alors l'exfiltration du prince Sei avec le concours de Shi Ka, une marchande ayant ses habitudes à la capitale. L'opération sera un succès malgré la mort de l'escorte du prince. Le sacrifice de Shi Ka pour le protéger permit à Sei de retrouver goût à l'existence et de s'ouvrir à nouveau au monde. Sei grandit aux côtés de son demi-frère Sei Kyou qui lui voue une haine féroce à cause des origines roturières de sa mère. Lorsque Sou Jou meurt, Ei Sei est pressenti pour lui succéder. Sei Kyou fomente alors un coup d'état visant l'élimination de son frère. Privé de soutien, Ei Sei parvint à s'enfuir en utilisant Hyou comme doublure et fait la connaissance de Shin. Sûr de ce qui doit être fait, Ei Sei part dans les montagnes rencontrer Yo Tan Wa afin qu'elle l'aide à recouvrer son trône. C'est là qu'il tiendra pour la première fois son discours de réunification de la Chine incluant, sous réserve de leur aide, le peuple des montagnes. Yo Tan Wa accepte et dirige ses hommes vers la capitale Kanyou. Arme au poing, Ei Sei mène l'offensive, finit par acculer son frère et le bat quasiment à mort. De nouveau sur le trône, Ei Sei devra faire face à des tentatives d'assassinats orchestrées par le chancelier Ryo Fui. Se sachant trop faible pour s'opposer directement à son ennemi, Ei Sei passera des années à affermir sa position en plus de gérer les affaires du royaume. Il parviendra à rallier le grand général Ou Ki à sa cause, ce dernier voyant en lui un roi capable d'enflammer la Chine. Malheureusement Ou Ki mourra au combat peu de temps après. Ei Sei se tournera donc vers la faction du harem royal, dirigée par sa propre mère. En dépit des promesses de soutien la reine mère se range du côté de Ryo Fui infligeant un camouflet à son fils. Ei Sei trouvera finalement une oreille attentive auprès de Shou Hei Kun, conseiller de Ryo Fui, désirant également unifier la Chine. Ce dernier conseillera le roi, parfois au détriment de son allégeance à Ryo Fui, lors de la guerre de la coalition. sachant tous deux que la capitale est incapable de tenir un siège, Ei Sei rejoint la ville garnison de Sai afin d'y mener le dernier combat entre la victoire et l'anéantissement. Par un discours enflammé Ei Sei rallie les habitants à sa cause et mènera la bataille à leurs côtés, d'abord en soutien psychologique puis épée au poing sur les remparts. Contre toute attente l'invasion est repoussée et Sei apparait aux yeux de la Chine comme un souverain d'exception tel qu'il y en eut peu. Auréolé d'une puissance réaffirmée, Ei Sei rentre victorieux à Kanyou et gagne le respect de son demi-frère. Ensemble ils vont donner à la faction royale une assise nouvelle forçant Ryo Fui à réagir. Il piège Sei Kyou et provoque, en son nom, une rébellion ouverte dans le cœur de Qin au cours de laquelle Sei Kyou perdra la vie. Au même moment Ei Sei devient père d'une petite fille, potentielle successeur au trône. Alors que sa cérémonie de passage à l'âge adulte approche, Bi Ki et Ryo Fui complotent pour mettre un terme à l'existence du roi et de sa fille. Bi Ki fait sécession et annexe une partie de Qin qui deviendra l'état de Ai. À l'aide d'une contrefaçon du sceau royal elle monte une armée pour marcher sur Kanyou pendant la cérémonie de son fils. Ryo Fui, parfaitement informé, laisse faire pour ensuite décimer l'armée de Ai et assassiner le roi au milieu des combats. Ei Sei, efficacement secondé par ses chanceliers, parviendra finalement à inverser la tendance. L'armée de Ai est anéantie, Bi Ki et Ryo Fui capturés en attente de leur jugement et Ei Sei devient, enfin, Monarque de Qin. Ses adversaires politiques définitivement écartés, Ei Sei peut se lancer dans son projet d'unification. Le roi Ou Ken de Qi le rencontrera à cette intention. Si Ei Sei parle de conquérir la Chine par le sang alors il lui jure une opposition totale quitte à sacrifier jusqu'au dernier enfant de son peuple. Or Ei Sei a une toute autre réponse à offrir, certes l'usage de la force sera nécessaire mais il ne s'agira pas de conquête mais d'absorption. Ei Sei promet de mettre au point un système législatif garantissant des droits égaux à tous les citoyens de la Chine unifiée. Il assure que ce système sera au-dessus de tout, y compris de l'autorité royale, afin qu'il n'y ait aucun favoritisme. Satisfait Ou Ken se retire en promettant de ne pas s'opposer à lui et d'abandonner sa couronne en cas de succès. À la suite de cela Ei Sei repousse une proposition de Ri Boku de Zhao évoquant une alliance entre les sept états et lance la campagne d'invasion de Zhao, premier état à devoir être unifié.         

Esclave dans la même maison que Shin, il caresse avec lui l'ambition de devenir un Grand Général sous les Cieux. Repéré par Shou Bun Kun à cause de sa ressemblance avec le roi Ei Sei, Hyou sera amené au palais afin de servir de doublure. Il promet à Shin de le revoir lorsqu'il sera devenu un fier général. Lorsque le coup d'état de Sei Kyou débuta, Hyou s'enfuit à bord d'un chariot en se faisant passer pour le roi. Alors qu'il est encerclé par les hommes du général Ou Ki, Hyou n'hésite pas à empoigner son arme afin sortir les soldats de ce piège. il échouera néanmoins et s'enfuira seul et blessé. Il parviendra à rejoindre Shin pour lui indiquer la cachette du roi et lui demander de l'y retrouver. Hyou meurt peu après dans les bras de Shin, promettant de le regarder depuis les cieux et de l'accompagner dans son périple et leur rêve commun.   

Inspiré du général , introduit en tant que très jeune soldat dans l'armée de Qin, Kyou Kai sera l'un des membres du Go (unité de cinq hommes) de Shin dans sa première campagne. Shin pensera que c'est un garçon mais Kyou Kai est en réalité une fille dont la puissance martiale n'a rien a envier à Shin. Ce sont ses compétences qui convaincront Shin de la prendre comme lieutenant dans sa future unité de 100 hommes. C'est lors de la tentative d'assassinat du roi Ei Sei que l'on apprend que Kyou Kai est en fait membre d'un clan mythique descendant de prêtresses communiquant avec les dieux. Spécialisé dans l'assassinat, ce clan proclame à chaque génération un Shiyuu. Il s'agit de la survivante d'un combat à mort entre toutes les représentantes des différents clans. Bien que prétendant être le Shiyuu, Kyou Kai n'a en vérité pas participé au combat à mort. Sa sœur, Kyou Shou, l'ayant droguée pour éviter d'avoir à l'affronter. Kyou Kai se réveillera après l'épreuve et retrouvera le corps sans vie de sa sœur ainée, victime d'une coalition menée par Yuu Ren, devenue Shiyuu au terme de l'affrontement. Scandalisée par cette conclusion et par l'idée que les filles des autres clans se soient alliées contre sa sœur, Kyou Kai se rebelle et tue une des matriarches avant de s'enfuir. Depuis elle est mue par l'unique désir de se venger de Yuu Ren. Elle acceptera néanmoins le contrat d'assassinat de Ei Sei en compagnie de nombreux autres tueurs. Lorsqu'elle se retrouvera face à Shin, elle le combattra mais finira par renoncer à sa mission. Blessée et épargnée grâce au soutien de Shin, Kyou Kai acceptera de le suivre en tant que lieutenant tout en lui affirmant que sa vengeance n'en était en rien repoussée. En plus de son maniement du sabre expert, Kyou Kai a hérité de son clan une technique nommée "danse de la pretresse" qui la fait entrer dans une transe décuplant sa vitesse mais consommant énormément d'énergie. Cette technique a une base proche de celles utilisées par les ermites Bushin dont fait partie Hou Ken. Installée dans l'unité Hi Shin, Kyou Kai gagnera sans mal les respect des soldats même lorsqu'ils apprendront qu'elle est en fait une femme. Calme et assurée, elle complète le caractère tête brûlé de son capitaine et permet à l'unité l'utilisation de manœuvres plus chirurgicales. Elle est également en accord avec l'éthique de Shin et sur sa vision de la guerre, se tenant à ses côté lors de sa future insubordination envers le général Kan Ki. Sa présence auprès de Shin cessera lorsqu'elle récoltera des informations sur le Shiyuu, Kyou Kai quitte l'unité pour se lancer à sa poursuite sur les terres de Zhao. Grâce au concours de Kyou Mei, ancienne membre de son clan, elle parvient à se retrouver face à son ennemie. Kyou Kai repoussera ses limites et parviendra finalement à tuer Yuu Ren et ses complices jusqu'à la dernière. Elle réussira à sortir de sa profonde transe à l'aide de ses souvenirs de Shin et de son unité, comprenant qu'avec eux se dessinait son avenir. Avec Kyou Mei elle cachera le corps de Yuu Ren afin que les clans la croient vivante et n'organisent pas de nouvelles sélections. Enfin elle retrouve son unité avec en tête deux nouveaux objectifs: devenir un Grand Général sous les Cieux et porter l'enfant de Shin. Elle renoncera rapidement à son second objectif en apprenant la manière "biologique" de procéder. Kyou Kai accumulera les faits d'arme au sein de la Hi Shin jusqu'à atteindre le rang de commandant de  lors de la campagne d'invasion de Zhao. Durant la bataille des plaines de Shukai, elle fera preuve de l'efficacité de sa technique de guérison, soignant d'abord Ou Hon puis arrachant Shin des griffes de la mort en échange d'une partie de son espérance de vie. C'est là qu'elle admettra éprouver de l'amour pour son capitaine.         

Enfant descendant d'une tribu des montagnes vivant à l'ouest de Qin, elle rencontre Shin lorsque celui-ci va retrouver Sei en suivant la dernière volonté de Hyou. D'abord sentinelle pour un groupe de voleurs, elle rejoindra Ei Sei en échange d'une promesse de richesse. Se faisant passer pour un garçon, Ten porte en permanence un costume d'oiseau cachant son corps. Sa relation à l'égard de Shin et Sei évoluera au fur et à mesure de leur périple, passant de l'intérêt pragmatique à une véritable amitié. Lors de la reconquête du trône de Qin, Ten n'hésitera pas à aller au combat, terminant blessée au milieu de l'affrontement. Au terme de la bataille, Karyō Ten emménage avec Shin dans la cabane donnée par Ei Sei. D'abord préposée à la cuisine et l'entretien, Ten désire rapidement apporter son aide à Shin sur le champ de bataille. recommandée par Kyoui Kai, elle intègre l'école de stratégie dirigée par Shou Hei Kun, membre d'une faction ennemie de Sei. Elle y fera son apprentissage de nombreuses années, se faisant capturée par Ri Boku alors qu'elle et d'autres élèves observaient de loin le déroulement de la bataille de Bayou qui verra la mort du général Ou Ki. Elle y fera la connaissance de Kaine, une jeune femme soldat de Zhao avec laquelle elle développera une amitié. Relâchée au terme de la bataille, Karyō Ten finit sa formation et rejoint enfin l'unité Hi Shin en difficulté. Dévoilant enfin à son capitaine qu'elle est une femme, Ten voit ses ambitions freinées par le scepticisme de Shin et de ses hommes. Rapidement ses indéniables capacités stratégiques lui font gagner le respect des troupes et entérinent son intégration à l'unité. En plus du volet stratégique, Karyō Ten prendra en charge l'intendance et les programmes d'entrainement des recrues. Les stratégies de Ten sont essentiellement basées sur la force physique de l'unité car elle doit composer avec le caractère fonceur de Shin et de ses hommes. Elle trouve heureusement en Kyou Kai une personne capable de finesse tactique à qui elle confie les tâches les plus délicates. Grâce à son intelligence et sa vitesse d'analyse, Ten enchainera les coups gagnants et dépassera ses appréhension d'envoyer des hommes à la mort. Malgré cela, Karyō Ten demeure une personne stressée, cachant difficilement ses craintes et en proie à des épisodes colériques en pleine bataille. Elle rencontrera toutefois un adversaire hors de sa portée en la personne du général instinctif de Zhao Gyou'un lors de la campagne d'invasion de Zhao. Ce dernier dirigeant la bataille sans objectif prédéfini, Karyō Ten se révèlera incapable d'anticiper et de contrer ses actions. Elle se contentera alors de laisser les rênes à Shin, seul capable de s'opposer à lui, et reprendra le contrôle à la mort de Gyou'un.

État de Qin 
Qin est l'état situé le plus à l'ouest de la carte de Chine. En deuxième position en termes de superficie, il partage une frontière avec quatre autres états. Il possède une large frontière au nord-est avec l'état de Zhao, à l'est se trouvent Wei et Han et enfin toute la partie sud est bordée par l'état de Chu. Les faces ouest et nord sont ceinturées par des chaînes de montagnes respectivement contrôlées par Yo Tan Wa, reine des montagnes et alliée de Qin, et la tribu Xiongnu, ennemie de Zhao et de Qin. La capitale de Qin est Kanyou, située approximativement au centre-ouest de l'état. Si la capitale en elle-même n'est pas conçue pour tenir un siège, elle est entourée de nombreuses villes garnisons et de la célèbre porte de Kankoku, mur gigantesque empêchant toute armée de pénétrer le défilé menant à Kanyou. Une seconde porte de même stature et ayant la même fonction se trouve à l'entrée d'un second défilé, plus étroit, au sud. Qin est un état militariste fonctionnant en méritocratie dont la majeure partie des ressources est destinée à l'armée. L'état a mis au point un système d'appel aux armes afin de permettre aux roturiers de rejoindre l'armée le temps d'une campagne. Ces roturiers sont ensuite rémunérés en fonction du nombre de têtes ennemies rapportées. La méritocratie permet à quiconque en a le talent de gravir les échelons jusqu'aux postes prestigieux, tant au point de vue militaire que politique. L'exemple le plus parlant est le protagoniste Shin qui passe du statut d'esclave à celui de commandant de 100 hommes pour atteindre le grade de commandant de  lors de la campagne d'invasion de Zhao. On peut également citer Ryo Fui, le marchand de Zhao devenu premier chancelier de Qin, ou encore le général Kan Ki, ancien bandit. Au début de l'histoire, Qin est dirigé par Sei Kyou à la suite d'un coup d'État réussi contre son frère Ei Sei. Ce dernier récupèrera rapidement son trône grâce au concours de Yo Tan Wa et de ses hommes. Cependant, et ce jusqu'à la majorité de Sei à 22 ans, Qin est gouverné par le premier chancelier Ryo Fui dont le but est d'en devenir le roi. La politique intérieure est divisée en quatre factions rivales. Celle de Ei Sei, celle de Sei Kyou qui se fera absorbée par celle de son frère, celle du chancelier qui allie richesse, puissance et influence, et enfin la faction du Harem dirigée par la mère de Sei. Ces quatre factions rivalisent de complots, trahisons, meurtres, menaces et corruptions afin de gagner en influence et intervenir sur l'échiquier politique. Pour la politique extérieure, Qin est le seul des sept états à être expansionniste. Là où la norme est au pillage de cité pour ensuite se retirer, Qin est dans un esprit de conquête et d'élargissement des frontières avec pour but la réunification de la Chine. Cette entreprise ne sera véritablement lancée qu'après la cérémonie de passage à l'âge adulte de Ei Sei où il vaincra les factions de Ryo Fui et du Harem Royal et deviendra le seul et unique souverain de Qin.

Officiels et assimilés 

Inspiré de , demi-frère de Ei Sei, il haït ce dernier car il lui a ravi la place de prince héritier de par son droit d'aînesse. Contrairement à Sei, la mère de Sei Kyou était une dame noble, et il a été éduqué en se croyant au-dessus de tous, ce qui le pousse à haïr les roturiers qui réussissent dans leur carrière au gouvernement, ce qui inclut son frère et le chancelier Ryo Fui. Il lance un coup d'État au début de l'histoire, ses partisans engageant des assassins pour tuer son frère, mais finit par être vaincu et tabassé par Sei après la mort du chancelier Ketsu, son principal soutien. Gardé en vie, mais sous étroite surveillance, il accepte de joindre sa faction à celle de son frère dans sa lutte de pouvoir contre Ryo Fui, car il haït encore plus ce dernier que son demi-frère. Sei Kyou sera victime des manigances du chancelier qui le capturera et le fera passer pour responsable d'un second coup d'État. Sei Kyou mourra l'épée à la main dans sa prison.

Inspiré du , ce vieil homme était autrefois un soldat sous le règne du roi Shō. Il a notamment combattu à de nombreuses reprises en compagnie de Ou Ki et de Kyou des six grands généraux avec qui il entretenait une relation amicale. Il était un des seuls à connaitre la véritable identité de Kyou et également l'un de ceux qui a maquillé son assassinat par Hou Ken en décès par maladie, secret qu'il gardera jusqu'à la réapparition de Hou Ken sur le champ de bataille en tant que Trois Grands Cieux de Zhao. Après s'être retiré de l'armée pour devenir un officiel de la cour, il a œuvré pour ramener Ei Sei à Qin et le placer sur le trône. C'est le principal soutien du jeune roi, un serviteur indéfectible et à la loyauté absolue. Après la nomination de Ryo Fui comme premier ministre, il devient chancelier de la Gauche, poste autrefois occupé par le chancelier Ketsu Shi, l'instigateur du coup d'état de Sei Kyou. C'est lui qui a découvert Hyou en faisant des préparatifs pour le cas où un coup d'état éclaterait, et il l'a immédiatement engagé en voyant la ressemblance qu'il avait avec son roi, ce qu'il regrette par la suite à cause de la mort du jeune homme. Shou Bun Kun n'en délaisse pas pour autant les affaires militaires car il participera à l'élaboration de la stratégie pour contrer l'armée de la coalition de même que la campagne d'invasion de Zhao. Il lui arrivera également de reprendre les armes en deux occasions: en accompagnant son roi pour la défense de la ville de Sai où il tiendra le mur ouest et lors du siège de Kanyou par l'armée de Ai. Shou Bun Kun sera également celui qui fera libérer Ri Shi, ancien pilier de Ryo Fui, afin qu'il mette sur pied le système législatif censé diriger la Chine unifiée.

 

Au début de l'histoire, Heki est un simple soldat prometteur appartenant à la faction de Ei Sei. Il fait partie de l'unité l'ayant aidé à échapper à la rébellion de son frère. Réfugiés dans le territoires des tribus des montagnes, Heki accompagnera Shin et Ten jusqu'à la capitale de la reine Yo Tan Wa afin de retrouver leur roi Ei Sei parti négocier seul. He ki participera activement à la reconquête du trône de Qin en accompagnant Shin, Ten et des soldats des montagnes dans le palais jusqu'à la salle du trône. À la suite du rétablissement de Ei Sei en tant que souverain de Qin, Heki réintègrera l'armée en tant que commandant de . Il participera à un grand nombre de batailles sous le commandement de nombreux généraux et montera en grade à la même vitesse que Shin pour finalement atteindre celui de général. Parmi ses hauts faits d'armes, il aura défendu avec succès le mur est de la ville de Sai durant la guerre de la coalition et aura lui-même abattu le roi Rozo de Ryouyou pendant la guerre d'invasion de Zhao. Bien que possédant de bonnes aptitudes stratégiques et martiales, Heki n'excelle en aucune des deux. Il tombe régulièrement dans les pièges de ses ennemis malgré quelques fulgurances tactiques et tombe régulièrement en proie au désespoir. Durant la bataille de Ryouyou, l'armée de Zhao parvint à brûler la réserve de vivres de Qin sous la surveillance de Heki. Ce dernier sera complètement abattu, Yo Tan Wa songeant même à le faire exécuter. D'un point de vue politique, Heki est le fer de lance de la facette militaire de la faction royale. C'est à ce titre qu'il entreprend de gravir les échelons afin d'asseoir la position de son roi dans la politique intérieure. Hormis pour le siège de Sai, il n'aura jamais l'occasion de s'illustrer, Shin et plus tard Shou Hei Kun représentant la force militaire du roi.

Inspiré de Zhaoxiang de Qin, arrière-grand père du roi Ei Sei, qui a régné pendant 55 ans, c'était un monarque guerrier connu comme le « Roi de la Guerre » ayant instauré le système des Six Grands Généraux de Qin pour mener ses conquêtes contre les autres royaumes. Comme son arrière-petit fils, son rêve était de détruire les six autres royaumes combattant pour unifier la Chine en un seul état, mais il n'a pas pu le mener à bien et est mort neuf ans avant que l'histoire ne commence et deux ans avant que son arrière-petit fils ne revienne à Qin. 

Inspiré de Lü Buwei, ancien marchand de Zhao, c'est un homme rusé qui aspire à régner sur Qin. Sa vision de la Chine est radicalement différente de celle de Sei car il considère la guerre comme faisant partie intégrante de la vie. Ainsi il ne tenterait pas de l'arrêter mais de capitaliser dessus en faisant de Qin un pays prospère grâce à son expérience de marchand, faisant ainsi des citoyens de Qin un peuple heureux. Il est aussi connu historiquement sous le nom de Lü Buwei. Il a manipulé l'ancien roi, le père de Sei, pour lui faire prendre pour épouse une danseuse qu'il a aimée autrefois et pour placer ce jeune prince sur le trône. Il a obtenu ensuite un poste de Chancelier de la Droite à Qin, et a protégé un temps le jeune Sei lors du règne de son père. Néanmoins, il laisse sciemment Sei Kyou organiser un coup d'état afin de remplacer son frère sur le trône. Le but de Ryo Fui est d'attendre que la nouvelle de la mort de Ei Sei lui parvienne pour pouvoir se précipiter à la capitale et tuer le traitre Sei Kyou, annihilant ainsi la lignée royale de Qin et se faire proclamer roi. Malgré l'échec de la rébellion de Sei Kyou, il continue à intriguer pour obtenir finalement le pouvoir avant la cérémonie de passage à l'âge adulte de Ei Sei, il a d'ailleurs réussi à devenir le chancelier d'état de Qin. Son plan échoue lorsque le siège de la capitale Kanyou par l'armée de Ai est levé par l'arrivée en renfort de Shou Bun Kun et Shou Hei Kun. Ryo Fui est désormais déchu de ses titres et demeure en prison.

Inspiré du Seigneur Changping, ce stratège de génie est l'un des « Quatre Piliers » au service de Ryo Fui, et le responsable des affaires militaires. Ses compétences martiales sont également reconnus car on le dit supérieur à Mou Bu. Quand son maître deviendra Chancelier d'État, il sera nommé Chancelier de la Droite et restera responsable des affaires militaires. C'est lui qui enseignera l'art de la stratégie à Ka Ryo Ten et Mou Ki. Après Les événements de la Guerre de la Coalition, il finira par se désolidariser de la faction de Ryo Fui pour rejoindre le roi Ei Sei. C'est notamment lui qui a conseillé au roi de se rendre à Sai et de se servir des habitants pour repousser l'armée de Zhao. Lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte de Sei, il prendra les armes contre les ambitions de Ryo Fui, précipitant la chute de son ancien maitre. Shou Hei Kun est un homme qui désire également unir la Chine sous une seule bannière et sera le principal cerveau du plan d'invasion de Zhao. 

Inspiré de Li Si, membre des Quatre Piliers et responsable de l'administration, il est le plus loyal envers Ryo Fui. Désirant le poste de chancelier de la gauche, il sera particulièrement déçu lorsque le poste de sera donné à Shou Bun Kun plutôt qu'à lui. Emprisonné à la suite de l'échec des manigances de son maitre, Ri Shi sera libéré sous proposition de Shou Bun Kun car il est le seul capable de mettre en place le souhait du roi de Qin, à savoir une Chine unie sous une législation unique et égalitaire.

Inspiré de , vieux diplomate, ayant servi sous le roi Shō, c'est le responsable des affaires diplomatiques de la faction de Ryo Fui, et un de ses quatre Piliers. Il est connu dans tous les états de Chine et a l'oreille des rois. Durant la guerre de coalition, il ne lui faut que quelques minutes pour convaincre le roi de Qi, Ou Ken, de rappeler ses troupes. Sai Taku est un homme qui a lui aussi rêvé d'une Chine pacifié mais dont les aspirations ont été balayées par des siècles de carnage ininterrompu. Convaincu que la guerre est impossible à éradiquer, il œuvre en tant que Quatre Piliers jusqu'au discours de Ei Sei durant sa cérémonie de passage à l'âge adulte durant lequel il fait part de sa volonté d'unifier la Chine. Sai Taku se range aux côtés du roi et réussit une importante victoire diplomatique en organisant une rencontre entre le roi de Qin et le roi de Qi. Ce dernier, tenant la guerre en horreur, écoute le plan d'unification de Ei Sei. Ou Ken annonce alors que si Ei Sei parvint à mettre son plan à exécution, Qi se rendra sans combattre. Ce royaume devient, hypothétiquement, le premier à être unifié par Qin.  

Inspiré de Zhuangxiang de Qin, il est le père de Ei Sei et le petit-fils du roi Shō. 

Inspiré de , de son vrai nom Bi Ki, elle est originaire de l'état de Zhao où elle officiait en tant que danseuse et courtisane à la cours du roi sous le surnom de "joyau de Kantan". Connue pour sa grâce et sa beauté, c'est à cette époque qu'elle fait la connaissance de Ryo Fui, alors simple marchand. Bi Ki vit alors un amour sincère gouverné par les promesses de Ryo Fui de l'épouser un jour. Mais les ambitions de ce dernier vont le pousser à revoir ses plans. Il offrira Bi Ki en mariage au prince Sou Jou, fils du roi de Qin, afin de gagner en influence. La trahison fut terrible pour Bi Ki et sa situation s'aggrava brutalement lorsqu'elle fut livrée comme otage politique avec son mari à l'état de Zhao. À Kantan, la capitale de Zhao, elle accouchera de son fils, Ei Sei. complètement livrée à elle-même avec son bébé, elle survivra difficilement dans les quartiers populaires de la capitale. Régulièrement battue par la population, obligée de se prostituer pour survivre, elle finira par diriger sa haine contre son fils qu'elle battra quasiment à mort à plusieurs reprises. La situation cessa lorsque Shou Bun Kun organisa l'enlèvement de Ei Sei afin de la placer sur le trône de Qin. Le succès de l'opération permit de récupérer également Bi Ki par voie diplomatique. La désormais Reine Mère se rendra dans le harem royal qu'elle placera sous sa coupe et fondera sa propre faction politique. Dirigeante tyrannique du harem, Bi Ki retrouvera Ryo Fui qui était devenu chancelier de Qin. L'amour mélangé à la haine la fit entamer une relation passionnée avec lui malgré l'interdiction formelle aux femmes du harem d'avoir des relations sexuelles avec un autre que le roi de Qin. Lors du coup d'état de Sei Kyou, le demi-frère de Ei Sei, la faction du harem parvient à mettre la fin sur le sceau royal, symbole ultime du pouvoir, accomplissant là un acte de haute trahison. Lorsque Ei Si recouvre son trône, elle utilise le sceau royal pour l'obliger à se rendre en personne au harem royal. C'est la première fois que la Reine Mère et son fils se revoient depuis Kantan. Bi Ki accède à la demande de son fils de l'épauler contre la faction de Ryo Fui et lui restitue le sceau royal. Cependant, elle se rallie à Ryo Fui et déclare que cet entrevue avec son fils l'a confortée dans le fait qu'elle ne ressentait absolument rien pour lui et qu'elle pouvait conspirer sa chute sans appréhension. Lorsque sa relation avec le chancelier est révélée, Ryo Fui n'a d'autre choix que de s'éloigner de la Reine et missionne Rou Ai, un homme connu pour être particulièrement bien pourvu, afin de satisfaire les appétits de la Reine. Contre toute attente, Bi Ki finit par tomber amoureuse de Rou Ai et aura deux enfants de lui dans le plus grand secret. Désormais complètement libérée de Ryo Fui, elle fomente un coup d'état et s'empare du territoire de Taigen au nord-est de Qin pour fonder l'état de Ai gouverné par son amant. Rapidement reconnu par les six autres états, Ai devient le huitième état de Chine. Ei Sei et Ryo Fui ne peuvent reconquérir ces terres sous peine de voir les pays voisins se ruer au secours de Ai. Un statu quo est maintenu jusqu'à la cérémonie de passage à l'âge adulte de Ei Sei. À la suite d'un conflit politique interne à Ai, les enfants de la Reine Mère et de Rou Ai sont pris en otage avec deux options pour le couple royal. Soit ils acceptent d'entrer en guerre contre Qin et de tuer Ei Sei, soit Ai offre les têtes de la famille royale en échange d'une paix définitive avec Qin. Bi Ki et Rou Ai acceptent l'ultimatum et s'attèlent à la guerre en s'associant à l'état de Chu qui fera diversion. Grâce à une contrefaçon du sceau royal, Rou Ai appelle à sa cause des milliers de soldats de Qin sous prétexte d'aller sécuriser la capitale Kanyou durant la cérémonie. Fort d'une armée de trente mille hommes, Rou Ai marche sur Kanyou et engage la bataille contre la cité peu défendue grâce à un assaut de Chu au sud. Bi Ki, présente à la cérémonie de passage à l'âge adulte de son fils, découvre alors avec effroi que le chancelier Ryo Fui était au courant de sa trahison et comptait ravager l'armée de Ai dès que cette dernière aurait assassiné les enfants de Sei afin de s'emparer du trône. Malheureusement pour le chancelier, il fut lui-même trahi par l'un de ses hommes de confiance, Shou Hei Kun. Ce dernier s'était rallié à la faction du roi et avait envoyé un message codé à l'unité Hi Shin afin qu'elle marche sur Kanyou en compagnie de la garnison de la ville de Sai. Il avait également stationné ses propres troupes d'élite à la capitale pour défendre la famille de Ei Sei. À la seconde où Ei Sei est proclamé adulte et roi de Qin, il envoie Shou Bun Kun et Shou Hei Kun pour défaire le siège de la capitale. À la tête d'une armée, ils fondirent sur l'armée de Ai qui fut prise en tenaille avec l'unité Hi Shin. L'échec de la prise de Kanyou signa la fin pour Bi Ki et Ryo Fui. Défaite, l'armée de Ai s'enfuit mais fut interceptée par le général Kan Ki qui la décima entièrement. Rou Ai fut capturé et condamné à mort. La Reine Mère s'interposa et dévoila sa liaison avec lui et l'existence de leurs enfants. Ei Sei fit tout de même exécuter le roi de Ai et promis d'en faire autant avec ses enfants. Bi Ki fut arrêtée et emprisonnée en isolation tandis que l'état de Ai fut réintégré à Qin. Quelques jours plus tard, Bi Ki, refusant de s'alimenter et décidée à se laisser mourir, reçut une visite de son fils. Ei Sei lui assura qu'il ne ferait aucun mal à ses enfants et que dans quelque temps il lui permettra de les retrouver.

Armée de Qin

Armée de Duke Hyou 

Inspiré du , c'est un général de Qin de type instinctif : il se bat avec férocité en faisant souvent le contraire de ce que ferait un général de type stratégique, ce qui le rend particulièrement dangereux. Il a notamment vaincu le général Go Kei, l'un des Dragons de feu de Wei en combat singulier. Il a vécu l'époque des Six Grands Généraux de Qin, et lorsque Shin, qu'il prendra sous son aile lors de l'invasion de Qin par la Coalition des autres royaumes, lui dit qu'il pense qu'il est aussi fort que les Six Généraux, il lui répond qu'en fait le roi Shō lui avait plusieurs fois demandé de rejoindre le groupe au vu de ses talents, mais il avait toujours refusé car il préférait être un simple général, le combat étant tout pour lui. C'est un vétéran de nombreuses batailles assez impulsif : lors du premier jour de la bataille de la Porte de Kankoku, alors que les généraux de Chu font une longue déclaration avant d'engager la bataille, il les interrompt brusquement en chargeant le premier, donnant l'initiative de la bataille à Qin. Alors que la bataille de Kankoku tourne à l'avantage de Qin, il comprend la ruse de Ri Boku qui a choisi d'envoyer des troupes par un autre passage vers Kanyou, et se lance à sa poursuite. Il finit par affronter Hou Ken, qui lui prend un bras après qu'il a failli le décapiter, il parvint à lui briser un bras en retour. Avant de mourir, il envoie son bouclier à Shin, et l'encourage à aller de l'avant. Après la bataille de Sai, les survivants de son armée se disperseront, un certain nombre rejoignant l'unité Hi Shin.

Devenu l'un des Dix Arcs de Chine après avoir vaincu Haku de Wei en duel, Sou Gen est également le père adoptif de Jin et Tan, les archers de l'unité Hi Shin. Sou Gen est le créateur de l'unité d'archer monté de l'armée de Duke Hyou. Décédé en portant secours à ses hommes tombés dans une embuscade, son nom est connu de toute l'armée malgré le peu de temps qu'il y aura passé.

Général aux ordres de Duke Hyou, il participera à la guerre de coalition et mourra lors de la bataille du défilé sud contre l'armée de Ri Boku.

Commandant de  et premier officier de Shin, ce personnage aura un impact considérable sur le jeune homme. Baku Koshin est prêt à tout pour s'assurer la victoire, rudoyant comme encourageant ses troupes. Il est connu pour connaitre de lourdes pertes dans ses rangs et ordonner des attaques suicide. Lors de la bataille des plaines de Dakan, il se porte en première ligne pour attaquer le QG du général de Wei Kyuu Gen. Touché de plusieurs flèches il parviendra néanmoins à tuer sa cible et mourra peu après.

Armée de Mou Bu 

Inspiré de Meng Wu, le général Mou Bu est le fils du grand général Mou Gu, le père de Mou Ten et Mou Ki ainsi que l'un des quatre pilier de la faction du chancelier Ryo Fui. Mou Bu est un homme imposant dont l'objectif est de devenir l'homme le plus fort de toute la Chine. Pour cela il demande toujours à se trouver en première ligne ou là où les combats seront les plus violents. Mou Bu est un homme qui compte quasi-exclusivement sur la force brute lors des batailles. Sa puissance pure lui permet généralement de se défaire des tactiques de ses adversaires. Mou Bu est un général qui mène ses hommes au combat et qui manie une masse imposante. Lors de la bataille de Bayou opposant Zhao à Qin, il sera nommé vice-général d'Ou Ki. Dans un premier temps, Mou Bu se montrera méprisant envers son supérieur, ne voyant en lui qu'une relique du passé. Il démontrera sa puissance au combat ainsi qu'une finesse tactique en ménageant ses troupes (mal entrainées car issues du peuple) afin de les mettre en confiance et en faire de véritable soldats avec lesquels il vaincra l'armée ennemie lui faisant face. Ou Ki décide alors de lui confier de nombreuses troupes afin de mener l'assaut. Malheureusement Mou Bu, sûr de sa force, se lance à la poursuite du général de Zhao Hou Ken et tombe dans le piège habilement tissé par le général Ri Boku. Mou Bu survivra à la bataille contrairement au général Ou Ki, il aura juste le temps de lui présenter ses excuses avant qu'il ne succombe. Après cette défaite, Mou Bu réussira à tempérer ses ardeurs sans pour autant cesser de faire confiance à sa force. Durant la bataille de la porte de Kankoku face à l'armée de coalition, Mou Bu sera placé face à la grande armée de Chu et son général Kan Mei, un homme se prétendant être le plus fort de toute la Chine. Mou Bu réussira à se frayer un chemin jusqu'à lui et le tuera au terme d'un duel dantesque au cours duquel il se fracturera un bras. Grâce à sa victoire il portera non seulement un coup fatal à l'armée de Chu qui sera incapable de se reformer par la suite, mais il annihilera tout espoir de la coalition de s'emparer de la porte de Kankoku. lorsque la coalition quittera les terres de Qin après la défaite du siège de Sai, Mou Bu se lancera à leur poursuite malgré ses blessures et forcera la coalition à se démanteler. À la suite de ses exploits il sera nommé grand général de Qin et aura pour mission de veiller à la sécurité de la frontière sud de Qin. Alors qu'il est l'un des quatre piliers de Ryo Fui, Mou Bu ne prendra aucune part dans le coup d'état du chancelier et ne sera pas inquiété lors du procès de ce dernier. Mou Bu est présenté comme un homme dévoué uniquement au combat, il éprouve néanmoins une profonde affection pour son père et ses enfants bien qu'il essaye de le cacher. De même que la mort de ses hommes ne le laisse pas indifférent.

Premier lieutenant de Mou Bu, on sait peu de choses sur lui hormis sa confiance aveugle envers son général. 

Deuxième lieutenant de Mou Bu, on sait peu de chose sur lui.

Armée de Mou Gu 

Inspiré de Meng Ao, le grand général Mou Gu est le père du général Mou Bu ainsi que le grand-père de Mou Ten et Mou Ki. Il s'agit d'un vieil homme imposant originaire de l'état de Qi, à l'extrême est de la Chine, qui manie une guandao au combat. Il est surnommé "Hakuro" qui signifie "barbe blanche" en raison de son physique et de sa manière de combattre. En effet Mou Gu est connu comme étant un mauvais général, la raison étant qu'il est incapable de faire preuve d'initiative. Selon son petit-fils Mou Ten, le vieux général suit à la lettre les stratégies écrites dans les livres sans jamais bouger d'un iota. Il n'utilise ni ruse ni stratégie audacieuse ce qui en fait un général prévisible. Durant sa vie, Mou Gu a erré d'état en état avec son fils Mou Bu car il ne parvenait pas à se faire une place dans les différentes armées. Pourtant Mou Gu sait s'entourer des bonnes personnes à l'instar de ses deux vice-généraux : Ou Sen et Kan Ki. La majorité des faits d'armes du grand général sont en fait dû à ces deux hommes. Durant la bataille contre l'état de Wei, Mou Gu se contente de garder le QG en encaissant les assauts tandis que ses vice-généraux se chargent des offensives. Mou Gu a un rapport très particulier avec ses troupes de par son comportement extrêmement paternaliste. Il appelle ses soldats ses « fils » et leur enjoint régulièrement de se ménager pour éviter qu'ils ne se blessent. En retour cela fait de lui un général très apprécié de ses hommes. Mou Gu perdra un bras lors de son duel contre son vieil ennemi Ren Pa pendant la campagne de Wei. Durant la bataille de la porte de Kankoku il prendra place sur la portion gauche de la porte nationale. Mou Gu mourra de vieillesse peu après en présence de Shin et de Mou Ten.

Le général Ra Gen est le bras droit du grand général Mou Gu lors de la campagne de Sanyou. Il se fera tuer par le général Rin Ko avant même le début de la bataille.

Le général Ei Bi est l'un des deux généraux de l'armée centrale de Qin pendant la bataille de Sanyou. Il se fera tuer par Rin Ko dans les combats.

Le général Do Mon est le second général de l'armée centrale de Qin pendant la bataille de Sanyou.

Commandant de , il possède une certaine affinité avec le protagoniste principal Shin. En effet, Kaku Bi était un fils de serviteur avant d'être adopté par une famille noble et élevé au rang d'héritier. Son parcours fait écho à Shin qui était esclave dans son enfance. Le commandant sera assassiné par Rin Ko. Son unité dissoute, une partie d'entre elle rejoindra l'unité Hi Shin.

Armée de Chou Tou 

Inspiré de , le grand général Chou Tou est de la même génération que le grand général Mou Gu. Il fait son apparition lors de l'invasion de Qin par la coalition durant laquelle il prendra place au sommet de la porte de Kankoku. Chou Tou éprouve une profonde loyauté envers sa patrie ainsi qu'envers le grade de général. C'est un homme qui a passé sa vie sur le champ de bataille et qui privilégie les affrontements directs. Son approche est à l'opposée de celle du général Kan Ki avec qui il entretiendra une relation conflictuelle bien que mêlée d'un certain respect. Il sera empoisonné par le général de Han, Sei Kai. Se sachant condamné, il se joint au commando monté par le général Kan Ki et traverse les défenses de Han malgré le poison qui le tenaille pour s'emparer de la tête du général Sei Kai. Il meurt peu après et sa dépouille sera ramenée par le général Kan Ki.

Armée de Ou Sen 

Inspiré de Wang Jian, le général Ou Sen est le chef de la famille Ou, à laquelle appartient Ou Ki, et le père de Ou Hon. Ou Sen est un homme grand et mince qui porte continuellement un casque cachant la partie supérieure de son visage. Il a suivi une éducation militaire auprès de Ko Shou, l'un des "six dragons sous les cieux" de Qin, qui aurait déclaré qu'Ou Sen avait une vision stratégique du même niveau que lui. Le général Ou Sen est présenté comme un homme ayant abandonné toute émotion afin d'élaborer les meilleures stratégies possibles. Ainsi il est indifférent à la perte de ses subordonnés car ils ne sont rien de plus que des pions. Sur le champ de bataille, Ou Sen privilégie la stratégie à la force brute. Il est expert dans l'art de manœuvrer ses adversaires ainsi que dans les constructions de forteresse en utilisant le terrain à son avantage. Ou Sen est mal vu à la capitale car il est de notoriété publique qu'il n'éprouve pas la moindre loyauté envers sa patrie, son objectif étant de s'emparer un jour de son propre pays. À cet effet il n'hésite pas à proposer aux officieux talentueux vaincus d'intégrer son armée au lieu de les tuer. Enfin, Ou Sen est connu pour être un homme qui ne s'engage jamais dans une bataille dans laquelle il n'est pas sûr de gagner. Lors de la campagne de Wei, alors qu'il est vice-amiral de Mou Gu, Ou Sen se contente de se retrancher dans sa forteresse en gardant son armée fraiche et intacte afin de porter le moment venu un coup unique et décisif (Ren Pa aura deviné ses intentions et déclaré sa défaite avant d'en arriver là). Durant la bataille de Kankoku, il est chargé d'affronter l'armée de Yan au nord de la porte nationale. Ou Sen manipulera habilement le général ennemi en le forçant à se retrancher dans sa propre forteresse après avoir massacré ses troupes d'élite. Ses exploits lui vaudront d'être nommé commandant suprême de l'armée de conquête de Zhao où il commandera en plus de son armée, celles des généraux Kan Ki et Yo Tan Wa. Une fois à l'intérieur de Zhao, Ou Sen décèle le piège qui a été préparé à son intention. Il décide pourtant de s'y précipiter en se coupant de toute voie de repli. Afin de faire tomber Gyou, la ville la plus fortifiée de Zhao, Ou Sen élabore une stratégie jamais vue. Il attaque les villages sur sa route et envoie les populations vers Gyou non sans leur avoir confisqué toute nourriture. Le but étant que cette arrivée massive de réfugiés provoque une famine. Pour faire bonne mesure Ou Sen dissimule des soldats parmi le flux de réfugiés afin qu'ils brûlent les greniers de la cité. Confiant le siège de Gyou à Kan Ki, Ou Sen se dirige vers le nord pour affronter l'armée de Ri Boku. Après quinze jours de combat il force Ri BoKu à passer à l'offensive à cause de la situation alarmante de Gyou. Ou Sen remportera, non sans difficulté, la bataille des plaines de Shukai, forçant Ri Boku à avancer à toute allure vers Gyou pour la libérer des griffes de Kan Ki.   

Vice-général et bras droit d'Ou Sen, A Kou commande l'aile droite de l'armée lors de la campagne d'invasion de Zhao. Sa spécialité est l'attaque frontale de cavalerie. Ses hommes chargent sans discontinuer alors même que des alliés se trouvent sur le passage. Cette tactique permet de maintenir une vitesse constante et d'emporter l'ennemi. A Kou est également capable de reproduire à la perfection certaines tactiques d'Ou Sen dont la fameuse défense articulée capable d'encaisser de violentes charges. Il sera grièvement blessé par Banan Ji et quittera le champ de bataille.

Vice-général et bras gauche d'Ou Sen, il mènera l'aile gauche durant la campagne d'invasion des terres de Zhao. Ses troupes sont composées d'infanteries de haut niveau. il sera tué lors d'une frappe chirurgicale de Ri Boku au premier jour de la bataille.

Troisième général de l'armée d'Ou sen. Il mènera l'armée centrale de Qin lors de la bataille des plaines de Shukai sous les ordres directs de son général. Voyant que Denrimi ne parvient pas à prendre le dessus sur les tactiques de Ri Boku, Ou Sen engagera le combat avec ses troupes.

Quatrième général de l'armée d'Ou Sen. Il participera à l'assaut contre le QG de Ri Boku dans les plaines de Shukai. Il est l'amant de Shi Ryou et n'hésite pas à saluer à qui veut l'entendre ses performances au lit. Selon lui l'échec lui est une notion inconnue car il n'en n'a jamais commis.

Personnage dont l'exubérance et la mentalité le cantonnent au grade de commandant de  dans l'armée d'A Kou, Aka Kin est cependant un combattant d'exception doué de sens stratégique. Se sachant dans l'impasse avec l'armée d'Ou Sen, il fait l'éloge de Ou Hon et parie sur un retour lorsque ce dernier prendra la tête de la famille Ou. Ou Hon remarque de son côté les talents d'Aka Kin et va jusqu'à ordonner à ses hommes de le garder en vie. À la suite des blessures du général Akou, Aka Kin s'impose comme conseiller auprès de ses subalternes, les exhortant à suivre d'abord les stratégies d'Ou Hon puis celles de Shin. Des restes de l'armée d'A Kou il est celui qui comprend le plus aisément les fluctuations du champ de bataille. Il réussira l'exploit de retenir le général ennemi Bananji tout en envoyant des renforts à l'unité Hi Shin lors de l'assaut du QG de Ri Boku.

Femme féroce aux ordres de Sou Ou, elle est également son amante. Maniant deux sabres, elle est d'une force peu commune et semble borgne de l'œil gauche, sans cesse caché par ses cheveux (ou un bandage). Elle aura facilement le dessus sur Kaine jusqu'à l'arrivée de Ba Tei, beaucoup plus puissant.

Armée de Kan Ki 

Inspiré de , Kan Ki est un ancien bandit de Qin connu sur le territoire pour les massacres auxquels il s'adonnait, gagnant le surnom de "Kan Ki le décapiteur". Sans que les raisons ne soient encore expliquées dans l'œuvre, Kan Ki décide d'unifier tous les clans de bandits de la région afin d'en faire une armée sous sa bannière. Le général Mou Gu vit le potentiel de Kan Ki et l'invita à le rejoindre en tant que vice-général. Depuis il est connu pour être le général le plus cruel de Qin, n'éprouvant aucun respect pour son pays, Kan Ki encourage ses hommes aux pillages, aux viols et aux massacres d'innocents. Cependant, ses hauts-faits sur le champ de bataille le placent à l'abri de toutes punitions de la part des instances de l'armée. En effet le général Kan Ki n'a jamais suivi de formation militaire et se bat uniquement avec des tactiques qu'il a lui-même inventé. De fait ses intentions sont difficiles à percevoir pour ses ennemis et ses méthodes sont très éloignées des classiques. Kan Ki est un expert en guérilla, cherchant toujours le moyen de faire le plus de mal possible à l'ennemi. Il n'hésite pas à torturer ses prisonniers et profaner leurs cadavres afin d'instiller la terreur dans les rangs ennemis. Ses propres alliés doivent également se méfier de lui car de nombreuses unités venues en renfort ont eu tendance à disparaitre sous son commandement. Au niveau de son comportement, Kan Ki délègue énormément de responsabilités à ses commandants et s'occupe uniquement de l'aspect général de la stratégie, laissant les détails à d'autres. Kan Ki est souvent vu en compagnie de prostituée, en train de boire ou de se faire masser les épaules par Ogiko tandis qu'il examine les tactiques adverses afin de trouver la parade ultime qui lui permettra de vaincre. Kan Ki ne tolère pas l'échec, il menace de mort et de tortures ceux qui échouent et n'hésite pas à appliquer la sentence. le général méprise également les soldats et officiers de l'armée de métier en raison de leur code d'honneur qu'il trouve grotesque et de leur attitude arrogante à des postes qu'ils ont obtenus plus grâce à l'influence familiale qu'à leurs compétences sur le terrain. Kan Ki est également passé maitre dans l'art d'infiltrer les rangs ennemis. Durant la campagne de Wei, il utilise cette tactique afin de tuer le stratège Gen Po et ensuite le commandant en chef Haku Kisai. Il la réutilise lors de la bataille de Kankoku où il monta une expédition pour infiltrer l'armée de Han et permettre au général Chou Tou de tuer leur général. Lorsque le général Kan Ki est chargé de préparer le terrain en vue de l'invasion de Zhao, il affronte une armée commandée par le général Kei Sha. Voyant que la bataille s'embourbe, Kan Ki décide de se retirer en laissant les positions avantageuses à ses ennemis. Il en profite pour viser non pas Kei Sha, mais son second Ki Sui. Kan Ki donne l'ordre d'attaquer les villages alentour et de massacrer tous les habitants. Il constitue ensuite une arche avec les cadavres et envoie une missive à Ki Sui, devenu général à la mort de Kei Sha. Dans cette lettre il informe de sa volonté de se rendre à Rigan, la ville natale de Ki Sui, afin de faire subir le même sort à ses habitants. Ki Sui n'a d'autre choix que de se replier pour secourir son peuple. Kan Ki n'a plus alors qu'à réinvestir les lieux pour s'emparer de la région avec un nombre de perte réduit au minimum. Il accompagne ensuite Ou Sen lors de la conquête de Zhao où il a pour mission de faire le siège de Gyou, la seconde ville du pays.

Rai Do est un homme fort portant un tatouage circulaire autour de l'œil gauche. Il est le bras droit de Kan Ki et le seul à lui dire clairement ce qu'il pense. Ancien bandit, son clan est vaincu par Kan Ki et absorbé dans son armée. Comme son général, il n'éprouve aucune loyauté envers Qin et son souverain. Rai Do est volontiers violent et brutal, les viols et pillages ne l'émeuvent pas, bien au contraire. Il a une confiance aveugle pour son général.

Il occupe le double poste de lieutenant et stratège de l'armée de Kan Ki, il met sur pied toutes les stratégies dont Kan Ki ne veut pas s'occuper. Ma Ron appartenait à un clan de bandit vaincu et absorbé par Kan Ki. Comme tous ses comparses, il approuve les méthodes cruelles de son général. Selon lui, les gens rêvant d'unifier la Chine sont des déments bien plus fous et cruels que l'armée de Kan Ki. Il se plaint souvent que Kan Ki est un homme difficile à servir.

 
Cette guerrière est l'un des lieutenants de Kan Ki. Archère accomplie doublée d'un sens tactique développé, elle dirige plusieurs milliers d'hommes au combat. Elle éprouve une certaine attirance pour son général et lui voue une confiance absolue. Comme tous les membres de cette armée, elle approuve les méthodes cruelles de Kan Ki. Koku'ou accorde une grande importance à la beauté de ses troupes et s'en sert de critère pour l'envoi, ou non, de renforts.

Rin Goku
Chef de la cavalerie de l'armée de Kan Ki, il reste aux côtés de son général lorsqu'il n'est pas employé sur le champ de bataille. Excellent bretteur et cavaliers, il a le visage recouvert de tatouages et est toujours d'accord avec Kan Ki quel que soit le sujet abordé.

 
Ogikou est un homme excentrique à la coiffure farfelue, un anneau dans le nez et un tatouage évoquant un smiley sur le torse. Il est réputé comme étant le plus mauvais archer de l'armée de Kan Ki. Il est fréquemment employé comme messager mais dévoile son plein potentiel dans l'art du massage puisqu'il passe le plus clair de son temps à masser les épaules de Kan Ki. Ce dernier a nommé Ogiko commandant de  car il trouvait l'idée amusante. 

Zenou
Chef du clan Zenou, c'est le plus fort, le plus grand et le plus violent combattant de l'armée de Kan Ki. Le clan Zenou vit par et pour la guerre, ne renonce jamais au combat et excelle au corps à corps. Tous ces membres arborent des tatouages au visage et un comportement sauvage. Ils sont la force de frappe principale de Kan Ki.

Le clan Saki
Ce clan est un des premiers à avoir été absorbés par Kan Ki. Ses membres portent tous un masque gris et des colliers composés des doigts, oreilles ou autres parties de leurs ennemis. Il est réputé pour être le clan le plus cruel de l'armée de Kan Ki. Ce dernier fait appel à eux pour mener les interrogatoires des prisonniers. Ils sont également les artisans de l'arche de cadavre pensée par Kan Ki pour intimider le général de Zhao Ki Sui. 

Na Ki
Na Ki est le chef d'un clan qui servit d'intermédiaire entre l'unité Hi Shin et l'armée de Kan Ki. Il est le seul à ne pas approuver les actions cruelles de son général et quittera Kan Ki pour rejoindre l'unité Hi Shin. Lui et ses hommes sont doués pour monter des embuscades ou les déjouer.

Armée de Tou 

Inspiré du Chambellan de la Capitale (neishi) , Tou a été le bras droit du général Ou Ki lorsque ce dernier fut l'un des "six grands généraux de Qin". À la mort de son maître, il hérite de son armée et devient le général Tou. Grâce à ses longues années à servir au front avec Ou Ki, Tou possède une expérience inégalée de la guerre en plus d'une parfaite maitrise de l'épée. En tant que bras droit d'Ou Ki, Tou est présenté comme étant un homme quelque peu simplet acquiesçant sans cesse aux paroles de son seigneur avec un rire agaçant. Or, lors de la bataille de Kankoku, Tou révèle ses talents de commandants en affrontant la première armée de Chu menée par le général Rin Bu Kun. Dès le premier jour il se fraye un passage dans la défense ennemie afin de s'emparer de sa tête. Face à la seconde armée de Chu avec le général Ka Rin à sa tête, Tou parvint à encaisser les assauts d'une armée bien supérieure en nombre grâce à son expérience et son pragmatisme. Après la guerre de la coalition, Tou est envoyé combattre Wei pour s'emparer de la région de Choyou. Il affronte Go Houmei, le meilleur général de Wei, expert en stratégie militaire. Il remporte la bataille en validant un plan monté par Ou Hon et sera élevé au grade de grand général, devenant le troisième en exercice après Mou Bu et Yo Tan Wa.

Ancien commandant de la première armée d'Ou Ki, Roku O Mi entre au service de Tou à qui Ou Ki confie ses troupes avant de décéder. Commandant au sang chaud, Roku O Mi entrera dans une rage forte à la mort de son maitre, lançant des assauts irréfléchis contre l'armée de Zhao. Lors de l'invasion de l'armée de coalition, il affrontera le général de Chu Rin Bu Kun. Sans cesse sous la menace des flèches de l'archer Haku Rei, il ne parvient pas à prendre dessus sur son ennemi. Ce sera finalement le général Tou qui lui viendra en aide, persuadé qu'il est mort. Contre la seconde armée de Chu, Roku O Mi affrontera les éléphants de guerre de Ka Rin et malgré la surprise et quelques déconvenues, parviendra a abattre le chef de l'unité de pachydermes. Durant la bataille de la région de Choyou contre Wei qui suivra, il mènera l'une des trois unités chargées de faire tomber le QG du général Go Hou Mei. 

 
Ancien commandant de la deuxième armée d'Ou Ki, Roku O Mi entre au service de Tou à qui Ou Ki confie ses troupes avant de décéder. Particulièrement pointilleux, il est souvent en conflit avec Shin sur les questions d'organisation. Excellent stratège, il affrontera le général Man Goku lors de la bataille de Bayou. En retrait lors de la guerre de la coalition, on le retrouve plus en avant lors de la bataille de la région de Choyou où il viendra en aide à l'unité Hi Shin selon un timing impeccable pour ne pas révéler les intentions de l'armée.

 
Ancien commandant de la troisième armée d'Ou Ki, Roku O Mi entre au service de Tou à qui Ou Ki confie ses troupes avant de décéder. Volontiers insultant, il affrontera le général Shou Mou lors de la bataille de Bayou. Durant la guerre de coalition il combattra la première armée menée par Rin Bu Kun, il se frayera un chemin jusqu'à lui pour le défier. Une flèche tirée par Haku Rei lui transpercera le crâne juste avant d'engager le combat.

  
Ancien commandant de la quatrième armée d'Ou Ki, Roku O Mi entre au service de Tou à qui Ou Ki confie ses troupes avant de décéder. Il sera le supérieur de Shin lors de la bataille de Bayou contre le stratège Fuuki. Bienveillant à l'égard de l'unité Hi Shin, il leur dédiera la mort du général de Zhao. Lors de la guerre de la coalition, Il sera missioné par Tou, en compagnie de Roku O Mi, pour combattre l'unité d'éléphants de guerre de Ka Rin. Il restera ensuite en retrait lors de la bataille de la région de Choyou contre Wei. 

  
Ancien commandant de la cinquième armée d'Ou Ki, Roku O Mi entre au service de Tou à qui Ou Ki confie ses troupes avant de décéder. Attaché au général Mou Bu lors de la bataille de Bayou avec lequel il aura quelques frictions notamment sur le respect dont Mou Bu doit faire preuve à l'égard d'Ou Ki. Lors de l'invasion de Chu dans le cadre de la guerre de la coalition, il se portera devant le général Rin Bu Kun afin de stopper son avancée. Il mourra d'un unique coup de masse.

Armée de Yo Tan Wa 

Inspiré de , Yo Tan Wa a une place à part dans l'armée de Qin. Au début du récit, elle est à la tête d'une tribu des montagnes à l'ouest de Qin. En conflit depuis plusieurs siècles avec cet état, les tribus des montagnes sont connus pour leur barbarie et leur mode de vie rustique qui leur vaudront le surnom de « singes des montagnes ». Alors qu'il fuit la capitale avec une poignée d'hommes, Ei Sei décide de se rendre dans les montagnes afin de rencontrer Yo Tan Wa et de sceller avec elle un pacte. Si la tribu des montagnes accepte de l'aider à retrouver son trône, Ei Sei leur promet une place égale aux autres citoyens dans son projet de Chine unifiée. Yo Tan Wa accepte et ainsi renaît le "traité du cheval et du vin" édicté quatre siècles auparavant entre Qin et les tribus des montagnes. Yo Tan Wa est une jeune femme à la beauté stupéfiante qui manie l'épée. Grâce à son concours, Ei Sei réussira à chasser son frère du pouvoir. Conformément à leur marché, Yo Tan Wa repart dans les montagnes avec pour objectifs d'unifier la totalité des tribus en une seule armée afin de participer à l'unification de la Chine. Elle fera une brève apparition à la capitale pour avertir Ei Sei de l'existence de Ri Boku, un général de Zhao ayant exterminé des milliers de guerriers de montagnes afin d'interférer dans la bataille du général Ou Ki. L'information ne parviendra pas à temps et le général de Qin ne survivra pas au piège de Ri Boku. Yo Tan Wa ne réapparaitra pas durant des années, jusqu'à la guerre de la coalition. Ri Boku a réussi à contourner la porte de Kankoku et marche sur la capitale après sa victoire sur le général Duke Hyou. Ei Sei décide de mener lui-même la bataille dans la ville de Sai avec quelques hommes et les restes de l'armée de Duke Hyou et de l'unité Hi Shin. Avant son départ il demande l'assistance de Yo Tan Wa car il sait que son armée épuisée et constituée essentiellement de civils n'arrêtera pas Ri Boku. Malheureusement cette dernière mène sa guerre loin au nord et il semble impossible qu'elle reçoive le message à temps pour secourir Qin. Alors que le siège de Sai penche clairement en faveur des envahisseurs après une semaine de combat, Yo Tan Wa arrive finalement à la tête d'une armée de plusieurs dizaines de milliers de guerriers et met fin au siège. Son intervention balaye tous les doutes qui subsistaient quant à l'alliance avec Ei Sei et Qin. En remerciement, Yo Tan Wa recevra un titre honorifique équivalant à celui de grand général. À la suite de la bataille de Sai, elle retournera dans les montagnes pour subjuguer les tribus des montagnes restantes. Elle reviendra quelques années plus tard où elle commandera l'une des trois armées de l'invasion de Zhao. Yo Tan Wa, qui sera appelée "Déesse de la Mort" par ses troupes, se démarquera rapidement en conquérant la ville de Retsubi en moins d'une demi-journée. Le commandant suprême Ou Sen la chargera ensuite d'engager le combat contre l'armée de Ryouyou, l'une des seules capable de briser le siège de Gyou. Dans un premier temps, l'armée de Yo Tan Wa écrase sans difficulté les forces de Zhao. Puis les soldats de Ryouyou se joignent au combat et la balance penche clairement en défaveur de Yo Tan Wa. Cette dernière met au point un plan audacieux où elle s'expose pour attirer les armées loin de la cité. Frôlant la mort, elle parvint à amener le roi de Ryouyou suffisamment loin de ses bases pour qu'il soit battu par le général Heki et que la cité tombe entre les mains des soldats de Yo Tan Wa restés derrière. les forces de Ryouyou décident de jurer allégeance à Yo Tan Wa et chassent les forces de Zhao de leur territoire.

 
Bajio est un homme de la tribu de Yo Tan Wa qui manipule deux épées recourbées. Il est le meilleur guerrier de la tribu derrière Yo Tan Wa elle-même. Bajio a grandi seul dans les montagnes à l'ouest de la Chine durant des années, au point de perdre une partie du langage et de devenir cannibale. Massacrant tous les guerriers envoyés à sa rencontre, ce fut finalement Yo Tan Wa qui le vainquit et l'intégra dans sa tribu. Il lui voue depuis une loyauté sans faille et finit par devenir son bras droit. Il est également un des rares guerriers des montagnes à maitriser la langue des plaines. Bajio a participé à la reconquête du trône de Ei Sei et a aidé à la libération de Sai lors de la guerre de coalition en tuant un des députés de Ri Boku. Pendant la campagne d'invasion de Zhao il crée la brèche sur le rempart pour s'emparer de la cité de Retsubi et durant la bataille de Ryouyou il finit gravement blessé en protégeant Yo Tan Wa des vagues incessantes d'ennemis. Bajio s'est lié d'amitié avec Shin lors de leur première bataille ensemble.

   
Tajifu est un homme imposant maniant une masse de pierre. Il est également le commandant d'infanterie de l'armée de Yo Tan Wa. Tajifu possède quelques vagues notions du langage des plaines. Il est ami avec Bajio avec lequel il  a participé à toutes les batailles et s'est également lié d'amitié avec Shin.

  
Shunmen est le commandant de la cavalerie de l'armée de Yo Tan Wa. Comme Bajio et Tajifu, il suit Yo Tan Wa dans toutes ses batailles et sera blessé lors de la bataille de Ryouyou. 

Ponan
Il fait office de traducteur lors des conseils de guerre 

La tribu Mera
La tribu Mera est spécialisée dans la cavalerie. ses membres possèdent tous un masque lisse avec une corne semblable à celle d'une licorne et une seconde plus fine recourbée vers la nuque. Elle rejoindra l'armée de Yo Tan Wa pour la compagne d'invasion de Zhao. Elle est menée dans un premier temps par Ka Tari jusqu'à sa mort dans la bataille de Ryouyou. Sa sœur Ki Tari prendra ensuite les rênes de la tribu et vengera son frère.

La tribu Feego
Cette tribu est essentiellement composée d'hommes imposants dont le masque comporte un menton proéminent et acéré. Elle est mené par un roi qui a rejoint Yo Tan Wa pour la campagne d'invasion de Zhao. Le seul objectif de ce roi est de réaliser des exploits militaires pour que Yo Tan Wa accepte de coucher avec lui. Il manie une guandao au combat et mènera sa propre armée dans la bataille de Ryouyou où il parviendra à tuer un des frères du roi de Ryouyou et à retenir suffisamment ce dernier pour que le général Heki le tue.  

La tribu Hiba
Littéralement la tribu des chevaux volants, elle est spécialisées dans la cavalerie et possède les chevaux les plus rapides de l'armée de Yo Tan Wa. Ce sont eux qui chargeront les premiers lors du siège de Retsubi.

La tribu Ragi
Son chef, surnommé le tueur de tigre, s'est fait passer à tabac par Yo Tan Wa pour avoir menacé le général Heki.

La tribu Chouka
Cette tribu est spécialisée dans l'archerie. Elle sera employée lors du siège de Retsubi pour créer une faille sur les remparts.

Unité Hi Shin 
L'unité Hi Shin est l'une des trois unités indépendantes créées afin d'apporter une nouvelle flexibilité aux armées de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Au début unité de cent hommes aux origines roturières, elle est officiellement nommée "Hi Shin" par le général Ou Ki lors de la bataille de Bayou. Elle y accomplira son premier fait d'arme en prenant la tête du général de Zhao Fuu Ki. Elle se renforcera et montera peu à peu les échelons avec pour point d'orgue la guerre de la coalition où l'unité Hi Shin défendra avec succès le mur sud de la ville de Sai, évitant la chute du royaume. L'unité Hi Shin continuera d'engranger les succès jusqu'à devenir une unité de  qui participera à la campagne d'invasion des terres de Zhao. L'unité est réputée supérieure à ses deux homologues sur le plan offensif mais loin derrière sur les plans tactiques et stratégiques. Les hauts fait de cette unité sont nombreux parmi lesquels la mort du général Rin Ko de l'armée de Ren Pa, la mort du général Man Goku de Zhao lors de la bataille de la coalition suivi de la défense héroïque de Sai. Elle participe également à déjouer le coup d'état du chancelier Ryo Fui, parvint à vaincre et tuer le dragon de feu de Wei Rei Ou et enfin le général Kei Sha de Zhao. Ce dernier fait aurait pu permettre à Shin de devenir général si ce dernier ne s'était pas rebellé contre le général Kan Ki et ses méthodes. Les hommes de l'unité Hi Shin admirent leur capitaine, ancien esclave devenu commandant d'une armée de . À l'issue de toutes les batailles, Shin partage sa paie en parts égales avec ses troupes, y compris ceux morts au combat.

Shin
Voir personnages principaux

Kyou Kai
Voir personnages principaux

Karyō Ten
Voir personnages principaux

A l'origine simple messager devant aider Shin à garder le contact avec le palais, il conduira ce dernier jusqu'à la demeure du général Ou Ki auprès duquel Shin souhaite s'entrainer au commandement. En sera embarqué contre son gré dans ce même entrainement et en sortira comme lieutenant de l'unité et bras droit de Shin. À la suite des agrandissements successifs il conservera la place de numéro trois de l'unité et homme de confiance de Shin. Bien que sa puissance martiale soit moyenne et qu'il soit dépourvu de sens stratégique, En demeure indispensable aux yeux de Shin et de la stratège Karyō Ten. Sa principale qualité est de savoir motiver les hommes et de les tirer vers le haut par l'exemple. Durant la bataille de Kokuyou, En, en tête de son unité, traverse à la nage une rivière à fort courant puis escalade dans la foulée une paroi escarpée pour immédiatement engager le combat contre l'armée de Zhao. Cette force de caractère a permis la victoire de l'unité et lui a valu le respect de tous ses camarades.

 
Originaire du même village que Shin, Bi Hei a été l'un des éléments du Go (unité de cinq hommes) auquel appartenait Shin lors de leur toute première bataille. Petit et malingre avec des incisives proéminentes, Bi Hei est l'un des joyeux lurons de la bande. Il ne se fait aucune illusion sur ses talents de guerriers ou ses capacités intellectuelles et accepte sereinement le fait de ne jamais évoluer en grade au sein de l'unité Hi Shin. Bi Hei admire Shin depuis leur première bataille, d'abord par ses talents de guerriers puis par sa volonté inflexible et sa droiture. À la mort de son frère Bi Tou, décédé de ses blessures en secourant Shin lors de la bataille de Bayou, il s'exclame que personne ne devrait pleurer sa mort car il a donné sa vie pour sauver Shin et l'unité Hi Shin et que les larmes terniraient son courage. Malgré le fait qu'il n'excelle en rien, Bi Hei a participé à toutes les batailles de Shin sans jamais se dérober et a toujours survécu sans blessures sérieuses. Il aura quitté brièvement l'unité lors de la bataille de Koyukou où Bi Hei et quelques autres seront choisis par l'armée de Kan Ki pour servir d'intermédiaire entre eux et l'unité Hi Shin. Bi Hei succombera un court instant aux méthodes amorales des soldats de Kan Ki et entrera en possession d'un bijou récupéré dans les ruines fumantes d'un village massacré, femmes et enfants inclus, par l'armée de Kan Ki. En le découvrant Shin tabassera Bi Hei avant de l'exclure de son unité. Il retournera alors auprès des hommes de Kan Ki mais provoquera rapidement un conflit après que des soldats se soient moqués de Shin. Gravement passé à tabac, il sera récupéré et soigné par son unité. Il présentera des excuses à Shin qui le réintègrera. Bi Hei est marié à Tou Bi, une femme de son village.

 
Grand frère de Bi Hei, il est originaire du même village que Shin et sera l'un des éléments du Go (unité de cinq hommes) auquel appartenait Shin lors de leur toute première bataille. Grand et mince, il tranche nettement avec son frère. Lors de la bataille de Bayou, il fuira dans les montagnes en emportant Shin, blessé par le Bushin Hou Ken, sur son dos. Il sera pourchassé par les soldats du général de Zhao Man Goku qui lui décocheront plusieurs flèches dans le flanc. Repoussant ses limites, il réussira à porter Shin sur toute une journée jusqu'à le mettre à l'abri. Bi Tou mourra de ses blessures durant la nuit.

 
Dernier membre du Go (unité de cinq hommes) dans lequel a débuté Shin, il en sera le leader jusqu'à ce que les compétences de Shin le pousse naturellement à l'écart. Il deviendra plus tard commandant de 200 hommes.

  
Homme imposant au visage couturé de cicatrices, il est l'un des éléments les plus massifs et destructeurs de l'unité Hi Shin pouvant percer à lui seul les défenses de première ligne. Il montera en grade dans l'unité jusqu'à commander . Il manipule une guandao.

  
Présent dans l'unité depuis sa création, il deviendra l'un de ses lieutenant d'infanterie. Constamment détendu, il parvient à désamorcer les disputes entre ses camarades. Il mourra lors de la bataille d'invasion de Zhao en secourant les nouvelles recrues malgré le danger. Il lèguera sa lance à Kan To en lui demandant de le remplacer et de hisser Shin au sommet.

  
Présent dans l'unité depuis sa création, il deviendra l'un de ses lieutenant d'infanterie. devenu borgne à la suite de la bataille de Bayou, il est craint dans l'unité pour sa maitrise de l'épée et son manque total d'humour. 

  
Présent dans l'unité depuis sa création, il est le soldat le plus imposant de l'unité, sa force est trois fois supérieures à celle de Den Yuu. Armé de sa masse il perfore les défenses ennemis. Il deviendra commandant de 500 hommes au sein de l'unité. Il est marié et est père d'une petite fille.

  
Anciennement lieutenant de l'unité du commandant de  Gaku Ki, il rejoint l'unité Hi Shin à la mort de ce dernier. Il deviendra lieutenant de cavalerie chargé de l'intendance et de la stratégie jusqu'à l'arrivée de Karyō Ten. Il demeurera ensuite responsable de la cavalerie.

  
Ancien soldat de l'armée de Duke Hyou, il intègre l'unité Hi Shin à la mort de ce dernier. Il occupe le poste de lieutenant de cavalerie.

Jin
Comptant parmi les dernières recrues de l'unité, Jin en est le meilleur archer. Alors qu'il avait échoué aux épreuves de sélection, il est repêché avec son frère Tan grâce à ses talents en archerie. Son père était l'un des Dix Arcs de Chine qui a fait la guerre avec le grand général Duke Hyou. À sa première bataille durant le siège de Retsubi, il découvre la difficulté de tirer sur des hommes. Il dépasse rapidement son appréhension et parvient à lui seul à créer la brèche permettant la chute des remparts puis de la cité. Il ne semble pas indifférent aux charmes de Karyō Ten, allant jusqu'à se jeter dans les pattes d'un cheval qui la chargeait.  

Tan
Comptant parmi les dernières recrues de l'unité, Tan en est le second meilleur archer après son frère Jin. Alors qu'il avait échoué aux épreuves de sélection, il est repêché avec son frère Tan grâce à ses talents en archerie. Son père était l'un des Dix Arcs de Chine qui a fait la guerre avec le grand général Duke Hyou. À sa première bataille durant le siège de Retsubi, il découvre la difficulté de tirer sur des hommes. Contrairement à son frère il ne parviendra pas à la surmonter. Durant la campagne d'invasion de Zhao il se limitera donc à tirer sur les chevaux. Ce ne sera que lorsque son frère sera inconscient et sur le point de se faire égorger qu'il dépassera ses peurs. Il sauvera non seulement son frère mais aussi Karyō Ten et abattra également le général de Zhao Kan Mou.

Kan To
Comptant parmi les dernières recrues de l'unité, cet adolescent voue une admiration sans borne à Shin, l'esclave devenu commandant de . Il parvient à réussir les tests d'intégration à l'unité et participe à l'invasion de Zhao. Durant le siège de Retsubi il manquera de peu de se faire tuer mais sera sauvé par les anciens de l'unité. cette amère expérience le galvanisera et il deviendra un guerrier courageux et déterminé. Alors que lui et ses camarades se retrouveront en difficulté, il sera secouru par le lieutenant Shou Sa qui le paiera de sa vie. Kan To héritera de sa lance et de sa volonté à hisser Shin aux plus hauts sommets des armées de Qin.

Unité Gaku Ka 
Cette unité est dirigée par Mou Ten, fils du grand général Mou Bu et petit-fils du grand général Mou Gu.Elle apparait pour la première fois lors d'une campagne contre l'état de Wei puis gagnera en taille et prestige au même rythme que les deux autres unités indépendantes. Sa spécialité est, selon son capitaine, de "se battre avec classe et élégance". La Gaku Ka est la plus faible en terme purement offensif mais excelle dans les frappes chirurgicales.

Inspiré de Meng Tian, commandant de l'unité Gaku Ka Mou Ten est un adolescent épéiste à l'allure efféminée dont les compétences martiales égalent son talent de stratège. Il est également particulièrement doué pour l'établissement de positions défensives. Mou Ten est également une personne détendue, aimant flirter et plaisanter, et servant occasionnellement de tampon entre Shin et Ou Hon. Il apprécie Shin pour sa franchise et sa manière d'agir selon ses principes même si cela lui en coûte. Il évitera d'ailleurs des sanctions à Shin lorsque ce dernier attaquera un commandant de Qin coupable de viol. Son style vestimentaire et son air efféminé lui valent d'être sous-estimé, à tort, par ses adversaires. Ses principaux faits d'armes sont la mise au point du plan de bataille afin d'éliminer le général Rin Ko (plan qui échouera de peu), ses actions contre l'état de Chu durant la guerre de la coalition notamment le sauvetage in extremis de son père visé par une attaque en traître et enfin sa gestion de l'aile gauche de l'armée d'Ou Sen lors de la campagne d'invasion de Zhao où il prend le commandement des troupes après la mort du général Ma Kou. Cette dernière action lui permettra d'être élevé au grade de général par Ou Sen, devenant le premier des trois commandants d'unité indépendante à obtenir ce grade.

Jeune homme dont le maniement de la lance serait proche de celui d'Ou Hon, il est un des lieutenants de la Gaku Ka à qui Mou Ten confie les tâches les plus délicates. Lors de la campagne d'invasion de Zhao il aura une importance cruciale pour empêcher l'anéantissement de l'aile gauche de Qin.

 
Lieutenant de l'unité, Ko Zen est également l'homme qui fut chargé de veiller sur Mou Ten depuis sa plus tendre enfance. Véritable père de substitution, il occupe pour ce dernier une place particulière dans son cœur. Le vieil homme se porte toujours au soutien de Mou Ten quel que soit le sujet abordé. Ko Zen accompagnera son jeune seigneur dans toutes les batailles jusqu'à celle des plaines de Shukai lors de l'invasion des terres de Zhao. Son campement sera attaqué de nuit par Hou Ken, l'un des trois Grands Cieux de Zhao. Gravement blessé par le Bushin, Ko Zen parviendra à se relever et accomplira l'exploit de blesser son adversaire avant de succomber. Ses dernières pensées iront pour Mou Ten.

Unité Gyoku Hou 
Troisième unité indépendante menée par Ou Hon, le fils de Ou Sen. Elle est composée exclusivement de soldats issus de la noblesse et traite l'unité Hi Shin avec arrogance lors de leur première rencontre. Cette rivalité demeurera importante, débouchant parfois sur des duels entre les deux capitaines. Elle apparait pour la première fois lors d'une campagne contre l'état de Wei puis gagnera en taille et prestige au même rythme que les deux autres unités indépendantes. La Gyoku Hou possède la meilleure cavalerie des trois unités et la seconde infanterie. 

Inspiré de , Ou Hon est un lancier reconnu et un stratège brillant du même niveau que Mou Ten. Alors qu'il considère clairement Mou Ten comme son égal, il refuse ce privilège à Shin en raison de son incapacité à édifier un plan digne de ce nom. Malgré le fait qu'il reconnaisse à demi-mot ses talents offensifs et sa volonté de fer, il exclut généralement Shin de ses plans de bataille. Sans cesse confronté à la prise de distance de son père, Ou Hon considère son unité comme sa famille et n'hésite pas à faire demi-tour pour sauver ses hommes. Ses principaux faits d'arme sont ses actions contre l'état de Chu lors de la guerre de coalition, sa victoire lors d'un duel contre le comte Shi, un des dragons de feu de Wei et l'établissement du plan de bataille victorieux de la campagne de Wei. Ce dernier fait mettre sur la table sa nomination au poste de général mais le général Tou la refusa en prétextant qu'Ou Hon devait encore acquérir de l'expérience. Lors de la campagne d'invasion de Zhao, il prend de manière officieuse le commandement de l'aile droite de Qin avant d'être grièvement blessé au combat. Il parviendra néanmoins à se porter au QG de son père menacé et à repousser le commandant Fu Tei.

L'un des lieutenants de l'unité qui fait office de relais entre Ou Hon et son père. Bien que Kan Jou reconnaisse les talents martiaux et stratégiques de son commandant, il ne cesse de lui rappeler que sa façon de penser n'est pas digne d'un général et encore moins de son père. Ou Hon et Kan Jou sont en perpétuelle friction mais ce dernier obéit toujours aux ordres et n'hésiterait pas à donner sa vie pour le fils de son seigneur. Il comprend également mieux que quiconque les non-dits de son commandant. Malgré leur relation tendue, Ou Hon n'hésitera pas à faire demi-tour pour le sauver de la mort durant la campagne d'invasion de Zhao.

Vieil homme qui a veillé sur Ou Hon depuis son enfance, il est le premier lieutenant de l'unité. Il éprouve pour son jeune maître une confiance aveugle et se sacrifierait volontiers pour lui venir en aide. Il partage le même sentiment qu'Ou Hon envers Shin et ses troupes, à savoir que leur statut social les place en-dessous d'eux. Sa perception évoluera néanmoins lorsque Shin lui sauvera la vie lors de la campagne d'invasion de Zhao. À la suite des blessures d'où Hon qui le contraindront à prendre le lit, Ban You appuiera la nomination officieuse de Shin en tant que général de l'aile droite de Qin et obéira à ses instructions sans discuter.

Les Six Grands Généraux de Qin 

Le corps des « six grands généraux de Qin » est composé de six généraux ayant voué leur corps et leur âme à la guerre. Leur désir de bataille étant inextinguible, le roi Shō décida de leur accorder un droit inédit : celui de déclarer la guerre à leur convenance. Durant de longues années ils arpentèrent la Chine en la mettant à feu et à sang. Bien que le corps des « Six grands généraux » fut démantelé à la suite de leurs décès, leur nom est toujours synonyme de terreur pour les autres états.

Inspiré de , dernier survivant des Six Grands Généraux, c'est l'un des généraux les plus réputés de Qin, son armée étant composée des soldats les plus forts du pays. Général excentrique, c'est un combattant et un stratège redoutable. Il finira par voir en Ei Sei un roi capable de réaliser le rêve du roi Shō, et acceptera de mener une ultime campagne pour lui, mais il y perdra la vie. Il acceptera également de former le jeune Shin et donnera un nom à son unité, l'unité « Hi Shin », dans sa dernière campagne.

Inspiré de , plus jeune membre des Six Grands Généraux, c'était une femme, et la fille du roi Shō, qu'on croyait morte lors d'un incendie du harem royal. Après sa rencontre avec son père, elle décidera de porter un masque pour cacher son visage et empêcher qu'on voit la ressemblance entre elle et le roi. Elle a été élevée par Ou Ki, et était censée devenir sa femme, mais elle fut tuée 9 ans avant le début de l'histoire par le Bushin Hou Ken.

Inspiré de Bai Qi, Haku Ki était le leader des Six Grands Généraux. Il était particulièrement cruel, car il ordonna à la victoire de la bataille de Changping de faire exécuter les  prisonniers Zhao que son armée avait fait, en les faisant jeter dans des fosses géantes pour les enterrer vivants. Pour des raisons non expliquées dans le manga, il finit par se suicider. Il est inspiré de Bai Qi.

Inspiré de , membre des Six Grands Généraux, il a autrefois mené une attaque contre le royaume de Chu, et a été grièvement blessé par le général Kan Mei au cours d'un duel. Il était réputé comme étant le général avec la plus grande puissance martiale.

Inspiré de , un des Six Grands Généraux, il est le seul des 6 à avoir fonder sa réputation sur son intelligence et non sur sa force comme les cinq autres. Il est aussi l'enseignant de Shou Hei Kun.

Inspiré de , un des Six Grands Généraux, on sait peu de chose sur lui.

État de Zhao 

Zhao se situe dans la partie nord de la Chine. Troisième état en termes de superficie, il possède des frontières avec cinq autres états. À l'est se trouvent Yan et Qi, au sud Chu et à l'ouest Wei et Qin. Au nord se trouvent une chaîne de montagnes aux mains des Xiongnu, tribus fortement hostile à Zhao qui lance régulièrement des raids destructeurs. Sa capitale est Kantan, cité entourée de montagnes et protégée par la ville fortifiée de Gyou. Zhao est dirigée par le roi Tou Jou, monarque cruel et malade qui ne porte aucun intérêt à sa nation et ses habitants. C'est le premier ministre et général Riboku qui gère les aspects politiques et militaires du pays. Concernant ce dernier, Riboku s'affiche en principal obstacle aux velléités d'unification de Qin. Zhao s'évertuera à diminuer la puissance et l'influence de Qin avec en point d'orgue la formation d'une coalition à six états afin d'exterminer Qin. Pour cette raison Zhao sera la première nation à être envahie par les armées de Qin.

Officiels et assimilés 

Inspiré du roi , égocentrique est le terme qui résume le mieux la personnalité du souverain de Zhao. Atteint d'une maladie qui ne lui laisse que quelques années de vie, le roi Tou Jou passe la majeure partie de son temps dans ses bains en compagnie de jeunes garçons. Le roi est complètement indifférent au sort de son royaume et de ses habitants et n'hésite pas à l'exclamer devant témoins. Tou Jou menace régulièrement ses sujets de les faire décapiter. Son égocentrisme est tel qu'il refuse de déployer l'ensemble des armées de Zhao pour repousser l'invasion de Qin, arguant que ses hommes existent pour le protéger lui et seulement lui. La seule personne trouvant grâce à ses yeux est son amant Shun Pei Kun, qui sera enlevé par le chancelier Ryo Fui. Tou Jou enverra Ri Boku à Kanyou pour négocier sa libération sans se soucier du sort de ce dernier.

Inspiré du Prince  de Zhao, héritier du trône, Ka est tout le contraire de son père. Lors de l'invasion de ses terres par Qin, il propose de se rendre lui-même sur le champ de bataille pour motiver les troupes. Riboku le tient en haute estime et désire secrètement que le prince monte sur le trône le plus rapidement possible.

Comte Chou Ki
Oncle du roi, le comte est également le gouverneur de la cité de Gyou. C'est un homme bon qui a à cœur la santé et la sécurité des citoyens de Zhao. Au point d'accueillir dans sa cité tous les réfugiés de l'invasion par Qin et de risquer la famine. Ce qui est exactement ce que souhaitait le général de Qin Ou Sen.  

Inspiré du , amant du roi Tou Jou, Shun est une connaissance du chancelier de Qin Ryo Fui, ce dernier l'ayant aidé financièrement à intégrer le palais. Répondant à l'invitation du chancelier en pensant agir pour le bien de son roi, Shun Pei Kun se fera capturer par Qin est libéré en échange de la venue de Riboku à Kanyou. Finalement, le prix de sa libération sera un pacte de non-agression et une forteresse.

Les Grands Cieux de Zhao 

Inspiré de , homme imposant aux longs cheveux noirs, Hou Ken est un Bushin, un homme qui se dit habité par le dieu de la guerre. Il se considère comme étant l'homme devant être le plus craint sous les cieux. Afin de le prouver il est constamment en quête de guerriers puissants afin de les tuer. Neuf ans avant le début de l'histoire, Hou Ken pénètre seul dans le campement du général Kyou de Qin, connue pour sa férocité. Après avoir semé le chaos il finit par affronter le général en duel et parvint à la vaincre. Il est alors rejoint par un autre général de Qin, Ou Ki, qui entre dans une rage monstrueuse à la vue du cadavre de celle qui devait devenir sa femme. En un unique coup il inflige une sérieuse blessure à Hou Ken au niveau du visage. Hébété, il est ensuite ciblé par une unité d'arbalétrier qui le transpercent de nombreux traits et le laissent pour mort. Hou Ken survécut et se réfugia dans les forêts de l'état de Zhao pour guérir de ses blessures et reprendre son entrainement. Cependant, le souvenir de la défaite le marque jusqu'à devenir une obsession. Hou Ken a désespérément besoin de percer le secret qui se cache derrière la force d'où Ki, qui ne l'a pas uniquement vaincu mais aussi humilié. C'est à ce moment qu'il est recruté par Ri Boku afin de rejoindre les Trois Grands Cieux de Zhao. Persuadé par ce dernier que la réponse de la force d'où Ki se dissimule sur le champ de bataille, Hou Ken accepte bien qu'il n'éprouve aucune loyauté pour Zhao où son armée. Ri Boku quant à lui a deux raisons de proposer ce poste à Hou Ken, la première étant sa force monstrueuse et la seconde sa relation avec Ou Ki. Effectivement la première bataille de Hou Ken en tant que général de Zhao l'opposera à Ou Ki sur le territoire de Bayou. Le Bushin ne prendra aucune part à la stratégie ni même au combat dans un premier temps. Il se contentera d'attendre dans les bois jusqu'à une nuit où il s'infiltrera dans le campement de Qin afin d'y semer la pagaille. Il y affrontera notamment l'unité Hi Shin qu'il exterminera en grande partie jusqu'aux arrivées de Shin et Kyou Kai. Shin sera le premier à le faire saigner en neuf années, lui et son lieutenant y gagneront une certaine considération de la part de Hou Ken. Il sera ensuite utilisé comme appât par ses stratèges afin d'isoler le général Mou Bu du reste de l'armée de Qin. Ou Ki n'aura d'autre choix que de se lancer à leur poursuite et finira par retrouver Hou Ken sur le champ de bataille. Les deux hommes se livreront un duel dantesque à l'avantage du général Ou Ki. C'est alors que Ri Boku arrive à la tête d'une seconde armée pour anéantir Ou Ki. Le duel reprend de plus belle jusqu'au moment où le général de Qin est touché au dos par une flèche. Hou Ken en profite pour porter un coup fatal et transpercera Ou Ki de part en part avec sa guandao. Aux portes de la mort, Ou Ki parvint encore à gagner un duel de force avec son ennemi manquant de peu de le tuer. Cependant l'armée de Qin doit fuir et emporte avec elle Ou Ki mourant. Blessé, Hou Ken voit son adversaire lui échapper après l'avoir, une nouvelle fois, dominé. Après cette bataille il retournera dans sa forêt pour poursuivre son entrainement. Il reprend sa place de général lorsque l'armée de Zhao menée par Ri Boku attaque le royaume de Yan. Hou Ken tuera en un coup le général Geki Shin, qui se vantait d'avoir tué de nombreux Bushins dans sa jeunesse. Sa victoire n'efface en rien son obsession de trouver les racines de la force d'où Ki. Lors de la guerre de la coalition et l'invasion de Qin, Hou Ken suivra Ri Boku lorsque celui-ci contournera la porte de Kankoku pour rejoindre la capitale de Qin, Kanyou. Il y affrontera le général Duke Hyou qui lui révèlera que Ri Boku se sert de lui mais aussi que la réponse à son obsession se trouve bel et bien sur le champ de bataille. Hou Ken parvint à vaincre son ennemi non sans que ce dernier ne le blesse au bras. Lors du siège de la ville de Sai, il sort de sa réserve en constatant la résistance quasi-miraculeuse des villageois contre une armée de métier. Il y retrouvera Shin avec qui il entamera un nouveau duel dans lequel il se fera dominer et blesser par le jeune homme. Contraint de fuir à cause de l'arrivée de l'armée de Yo Tan Wa venue lever le siège de Sai, Hou Ken fera le serment de ne jamais oublier Shin. Dans son imaginaire, le jeune commandant prendra une place proche de celle d'Ou Ki en tant qu'énigme de puissance. Lors de la campagne d'invasion de Zhao lancée par l'état de Qin, Hou Ken rejoindra l'armée de Ribo Ku mais ne bougera pas le petit doigt durant les deux semaines de bataille qui opposeront Ri Boku au général Ou Sen. Le Bushin prendra son arme uniquement lorsque l'unité Hi Shin arrivera aux portes du quartier général de Zhao. Dévastant les premières lignes de l'unité, Hou Ken affrontera le lieutenant Kyou Kai en attendant l'arrivée de Shin. Il vaincra le lieutenant au prix de plusieurs blessures dont la perte de plusieurs doigts. Il finira enfin par affronter Shin venu à la rescousse de ses troupes. Au terme d'un duel d'anthologie, Hou Ken succombera sous les coups de Shin et de sa guandao héritée du général Ou Ki.   

Inspiré de , Ri Boku est un personnage qui cumule les fonctions de premier ministre de Zhao et de général disposant du titre de "Grands Cieux". En tant que ministre, Ri boku voue une loyauté sans faille à sa patrie. La relation qu'il entretien avec son monarque sont particulièrement tendue, ce dernier menaçant régulièrement Ri Boku de décapitation. Pourtant Ri Boku lui obéit sans sourciller en espérant que le jeune prince Ka accède rapidement au trône. En tant que premier ministre de Zhao, il gère le volet diplomatique de son pays. Ri Boku a le pouvoir de déclarer la guerre et de négocier la paix ainsi que divers traités. C'est lui qui montera la coalition qui attaquera l'état de Qin avec pour objectif son "annihilation". Sa farouche volonté de détruire Qin est à la hauteur de la crainte que lui inspire ce pays et en particulier son roi. De son propre aveu, Ri Boku aurait préféré servir Ei Sei et l'accompagner dans son rêve d'unifier la Chine. Malheureusement il est citoyen de Zhao et a pour devoir de défendre son pays contre Qin. Pour y parvenir, Ri Boku n'hésite pas à recourir à des méthodes extrême. Par exemple, il n'hésite pas à fermer les yeux sur la dictature du roi Ro Zho et à diner avec ce dernier afin de s'assurer de sa neutralité. Mais le trait qui fait de Ri Boku l'homme le plus craint de toute la Chine est son intelligence. Il a été le seul avec le premier ministre de Chu a déceler le désir d'unification du roi Ei Sei. En tant que général, Ri Boku a à son actif la victoire contre le général Ou Ki de Qin. Il remporte également une victoire majeure contre Yan et sera l'artisan de la stratégie de l'armée de la coalition qui le conduira aux murailles de Sai, dernière ville avant la capitale, où il sera finalement vaincu et repoussé par les tribus des montagnes. Bien qu'il déplore la guerre et la mort, Ri Boku ne s'interpose jamais contre le massacre des civils. Il les encourage au contraire quand cela peut lui servir comme lorsqu'il envoie le général Man Goku au front pour raser des villages. Ri Boku prendra le commandement des armées de Zhao lors de l'invasion de Qin où il affrontera l'armée du général Ou Sen. Selon Ri Boku, son intelligence sur le champ de bataille vient de sa profonde lâcheté. Sa peur de la mort le pousserait à élaborer encore et encore des stratégies toujours plus efficaces pour vaincre ses ennemis. Son armée sera néanmoins repoussée par le général Ou Sen dans les plaines de Shukai et Ri Boku n'aura d'autre choix que de tourner les talons afin de secourir la cité de Gyou, en proie à la famine et assiégée par Kan Ki. Cette bataille des plaines de Shukai verra Ri Boku perdre la moitié de ses généraux, y compris le grand général Hou Ken.

Armée de Zhao 

Inspiré de , général en chef lors de la bataille de Bayou opposant Qin à Zhao, il remplace Hou Ken, l'un des Trois Grands Cieux de Zhao, qui se désintéresse de la chose. Il tentera de vaincre le général Ou Ki par ses propres moyens mais devant les pertes de deux de ses généraux et la domination claire du général Mou Bu, il décide de se replier conformément aux directives de Ri Boku. Il emmène les armées de Qin dans un cul-de-sac afin de leur tendre un piège. Le général Ou Ki lance l'assaut et malgré l'arrivée des renforts de Ri Boku et la défaite d'où Ki, le lieutenant Tou parviendra à le rattraper et à le tuer. 

Inspiré de , Fuu Ki est un général de Zhao spécialisé dans la stratégie. il mènera  lors de la bataille de Bayou. Il se fera tuer par Shin à la suite d'une tactique brillamment exécutée par le général Ou Ki.  

Ri Haku est considéré par tous comme l'un des meilleurs généraux de Zhao en matière de défense. Plutôt tacticien en cas de défaite, il préférera s'enfuir plutôt que de rester perdre ses hommes ou entrer en duel. Il est aisément reconnaissable à son casque en forme de trident.

Inspiré du général de Zhao , Shou Mou est un homme obèse maniant une lance à lame courbe. Il est connu pour sa puissance offensive. Il se fera tuer par le général Ou Ki en un coup lors de la bataille de Bayou.

Un des généraux de Zhao les plus sadiques, il voue une haine féroce à Qin car il est un survivant de la bataille de Changping. Il y a été enterré vivant avec son père et son frère, mais a réussi à s'extraire de la fosse où il avait été jeté. Depuis, c'est un général adepte de la terreur : à chaque bataille, pour venger les morts de Changping, il fait massacrer tous les habitants de Qin que son armée rencontre, civils comme militaires. Il finira par se faire tuer par Shin lors de la bataille de la Porte de Kankoku.

Inspiré de , le général borgne Kou Son Ryuu est l'un des hommes de confiance de Riboku. Il était l'un des rares officiers au courant du plan de bataille de Banyou dans son intégralité. Plus tard il accompagne Riboku à Kanyou à la suite de l'enlèvement de Shun Pei Kun malgré le danger. Il participera à la guerre de coalition en menant une des armées de Zhao bien qu'il n'y fasse rien de notable. Lors de l'invasion de Zhao par Qin, il est le commandant en chef de l'armée de Ryouyou et engage les hostilités contre l'armée de Yo Tan Wa. Il est clairement dominé jusqu'à l'arrivée du député de Riboku qui prend les commandes des opérations. L'armée de Ryouyou se replie dans la ville du même nom où ils passent un accord avec le roi tyran Rhozo afin de repousser Qin. Yo Tan Wa sera victorieuse de l'affrontement et Kou Son Ryuu perdra un bras dans la bataille. Avec la perte de Ryouyou l'armée de Zhao sera expulsée des lieux et rejoindra la ville de Retsubi pour empêcher toute retraite des armées de Qin.

Inspiré du général , il fait partie des dix arcs de Chine. Il tira la flèche fatale au général Ou Ki, mais fut ensuite tué par Shin.

Inspiré de , Kei Sha est le général le plus proche de devenir l'un des Trois Grands Cieux de Zhao. Député de Ri Boku, il lui est entièrement loyal et a toute la confiance de ce dernier. C'est un général de type instinctif dont la manière de concevoir le champ de bataille est comparée à celui d'une araignée tissant sa toile et attendant que l'ennemi s'y piège. Kei Sha sera le général qui mènera les forces de Zhao lors de la guerre de la coalition. Il affrontera l'armée de Duke Hyou dans laquelle se trouve également l'unité Hi Shin. Dans un premier temps il prendra le dessus sur son adversaire jusqu'à ce que Shin et son unité ne renverse la tendance en tuant le général Man Goku. Kei Sha ne réalisera aucun exploit durant cette guerre, ne réussissant qu'à contenir l'armée de Duke Hyou sans prendre l'avantage. Kei Sha sera ensuite dépêché pour repousser l'invasion de Kokuyou par le général Kan Ki de Qin et l'unité Hi Shin. Alors que les deux armées s'affrontent, Shin parvient à placer l'armée de Zhao en mauvaise posture en apparaissant sur son flanc. Kei Sha, fidèle à sa réputation, attend alors impatiemment le prochain mouvement de Kan Ki pour le voir tomber dans sa toile. Malheureusement ce dernier a parfaitement cerné son adversaire et décide de ne pas saisir l'opportunité. Frustré, Kei Sha prend le commandement d'une unité pour se débarrasser de Shin et de ses hommes. Il tombe dans le piège de Kan Ki et après quelques péripéties se fait tuer par Shin.  

Gaku'Ei
Général de Zhao et bras droit particulièrement loyal de Kei Sha, Gaku'Ei est un homme filiforme maniant la lance au combat. Gaku'Ei est volontiers arrogant lorsqu'il affronte ses adversaires en fuite mais lorsque son maître meurt, il entre dans une telle rage qu'il s'attaque à ses propres hommes. Lorsque le nouveau commandant en chef Ki Sui décide d'abandonner Kokuyou, il sera à deux doigts d'entrer en rébellion contre lui. Lors de la guerre d'invasion de Zhao, il sera l'un des commandants de l'aile gauche. Il finira par affronter Shin, l'assassin de son maître, et se précipitera contre lui en oubliant toute prudence. Shin le tranchera en deux d'un unique coup de sa guandao.   

Kin Mou
Général de Zhao sous les ordres de Keisha jusqu'au décès de ce dernier, Kin Mou est un homme petit et rond qui affrontera le stratège Ma Ron de l'armée de Kanki lors de la bataille de Kokuyou. Il parviendra à tenir son ennemi à distance jusqu'à la mort de son grand général. Après celle-ci et à la suite de l'intronisation du général Ki Sui comme nouveau grand général des forces de Zhao, Kin Mou sera l'officier qui fera preuve du plus grand sang-froid en réussissant notamment à refreiner les ardeurs du général Gaku'Ei. Lorsque Ki Sui décidera d'abandonner Kokuyou, Kin Mou restera en arrière pour opposer une résistance symbolique aux armées de Qin avant de partir à son tour. Lors de l'invasion des terres de Zhao par Qin, il sera aux ordres de Ri Boku dans l'armée centrale dont il aura à charge la défense du quartier général. Il y affrontera l'unité Hi Shin qui aura le dessus sur ses troupes. Kin Mou vise alors l'assassinat de la stratège Karyō Ten mais sera abattu par les flèches de Tan de l'unité Hi SHin.     

Ki Sui
Ki Sui est le gouverneur de Rigan, une cité de l'ouest de Zhao, et commandant de . Il est nommé député de Kei Sha lors de la bataille de Kokuyou. Ki Sui voue un amour sans faille à sa ville et ses habitants. Son père s'est lui-même sacrifié pour la préserver, ancrant en ki Sui un sens du devoir absolu. Ce sera justement ce sens du devoir qui provoquera la perte de Kokuyou. En effet, à la suite de la mort du général Kei Sha, Ki Sui prend le commandement de l'ensemble des forces de Zhao. Il parvient avec succès à briser l'élan des armées de kan Ki et à les confiner dans leur camp. Seulement Kan Ki est au courant de l'amour de Ki Sui pour sa cité. Il décide alors de massacrer tous les villages alentour du champ de bataille et d'exhiber leurs cadavres avec un message: Kan Ki jure de faire la même chose avec la population de Rigan. Le général de Qin abandonne effectivement le champ de bataille pour se diriger vers la cité de Zhao. Ke Sui n'a d'autre choix que de lever le camp à son tour pour se précipiter au secours de sa ville. Kan Ki n'a alors qu'à faire demi-tour pour s'emparer de Kokuyou. Malgré cette défaite, les compétences de Ki Sui sont reconnues par Ri Boku et il sera nommé commandant de l'aile droite de l'armée d'Atsuyo, menée par Ri Boku lui-même, lors de l'invasion de Qin. Dès la première journée de l'affrontement contre les forces d'Ou Sen, Ki Sui subit de plein fouet les assauts de Qin jusqu'à ce que le général Ma Kou se fasse assassiner par Ri Boku. Ki Sui ne parvint cependant pas à écraser les hommes démoralisés de Qin grâce à la stratégie de Mou Ten qui le tiendra en échec toute la bataille.  

Ba Tei
Originaire de Rigan, il est le frère de cœur de Ki Sui et l'un de ses bras droit. Homme imposant maniant une large hache, Ba Tei possède des connaissances limitées en stratégie, misant essentiellement sur le combat frontal. Il affrontera l'unité Hi Shin durant la bataille de Kokuyou mais se fera enfoncer par ces derniers. Durant la guerre de la coalition, il se fera habilement manipuler par Mou Ten et ne pourra empêcher la reconstitution de l'aile gauche de Qin.

Ryuu Tou
Également originaire de Rigan, il est le frère de cœur de Ki Sui et l'un de ses bras droit. Homme fin maitrisant l'escrime, Ryuu Tou est complémentaire de Ba Tei car il excelle en tactique et stratégie. Homme pieu et loyal, il parviendra à résister à la tentative d'assassinat menée par Kyou Kai, parvenant même à la blesser lors de la bataille de Kokuyou. Il affrontera l'unité Hi Shin mais Karyō Ten se montrera plus habile que lui en stratégie. L'unité Hi Shin parviendra à enfoncer les lignes de Zhao et à déstabiliser le champ de bataille. En découlera des affrontements violents où Ryuu Tou décèdera des mains de Kyou Kai. 

 
Bananji est un général de Zhao qui a été affecté à la frontière nord où il a accumulé les batailles contre les barbares Xiongnu. Cet éloignement constant fait de lui un illustre inconnu pour les autres pays et même pour les armées de Zhao. Il sera rappelé par Ri Boku pour contrer l'invasion de Zhao par Qin. Bien que Bananji n'éprouve une loyauté que toute relative pour son pays, il est fidèle à Ri Boku avec lequel il a participé à nombre de batailles. Compétent autant en stratégie qu'au combat, c'est un homme imposant maniant une guandao qu'il nomme lui-même "le marteau du courroux de Bananji". Affecté à l'aile gauche de Zhao dans les plaines de Shukai, il affronte respectivement Ou Hon et le général Akou de Qin. Au bout de plusieurs jours d'affrontement il parviendra à blesser sévèrement ce dernier au point de l'éloigner définitivement du front. À la suite de la mort de tous les généraux de l'aile gauche de Zhao, il en prendra le commandement. 

Shun Sui Ju
Le général Shun Sui Ju est l'un des députés de Ri Boku. De petite taille et aux cheveux blonds, il semble appartenir au peuple Xiongnu comme le montrent sa parfaite maitrise de la langue et le loup frappé sur son armure. Brillant stratège, il sera missionné par Ri Boku afin de prendre le commandement de l'armée de Kou Son Ryuu et de prendre contact avec le roi Rozo de Ryouyou. Grâce à sa maîtrise de leur langue et de sa compréhension de leurs mœurs, il parvient à rallier le peuple Quanrong à sa cause pour affronter l'armée de Yo Ton Wa. Durant la bataille il parviendra à incendier la moitié des réserves de nourriture du général Heki en passant par les tunnels de Ryouyou, forçant ses ennemis à des tactiques désespérées. Il parviendra également à attirer Yo Tan Wa dans un piège qui la forcera à prendre la fuite. Il ne réalisa que trop tard que tout ceci n'était qu'une vaste feinte pour l'éloigner de Ryouyou. À son retour, la cité était déjà prise par les tribus des montagnes. Il attendit le retour des Quanrongs mais la mort du roi Rozo changea l'allégeance de ces derniers. En réponse à l'attitude de Zhao de laisser en place ce souverain tyrannique et cruel par pure commodité, les Quanrongs ordonnent à Shun Sui Ju de quitter immédiatement les terres de Ryouyou avec son armée. Shun Sui Ju s'exécute et rejoint Retsubi afin de bloquer toute tentative de fuite des armées de Qin.  

Chouga Ryuu
Chouga Ryuu était l'un des dix officiers servant Rinshoujou, l'un des trois grands Cieux de Zhao. À la retraite, il est rappelé sur le champ de bataille par Ri Boku afin de contrer la campagne d'invasion de Qin. Général stratégique de l'aile gauche, il se distinguera par ses décisions tactiques décisives mettant régulièrement à mal l'armée de Qin. Cette dernière parviendra à reprendre l'ascendant et forcera Chouga Ryuu à reculer. L'unité Hi Shin se lancera à ses trousses et Shin parviendra à le tuer au terme d'un duel épique.

Gyou'Un
Également ancien officier servant Rinshoujou, Gyou'un reprend du service sur la demande de Ri Boku pour défendre Zhao des armées de Qin. Officiant sur l'aile gauche de Zhao, Gyou'Un est un général de type instinctifs dont les manœuvres surpasseront la compréhension de Karyō Ten. Seul Shin sera capable de déchiffrer son comportement au point d'annuler ses plans sans pour autant prendre le dessus. Gyou'Un affrontera ensuite Ou Hon qu'il parviendra à blesser gravement mais au prix d'un coup de lance au travers du bras. Lors de leur second duel, il sera vaincu en un coup par Ou Hon. Avant de mourir il lui transmettra les dernières paroles de son défunt maître Rinshoujou : à savoir qu'une épée brandie pour l'unification de la Chine ne doit stopper sa course qu'à l'accomplissement de cet objectif.

Ko Shou
Surnommé "l'ange gardien de la capitale", le général Ko Shou est l'officier chargé de la protection de Kantan, la capitale de l'état de Zhao.

  
Commandant de la petite ville de Seika, Shiba Shou est un homme qui tient en horreur le roi de Zhao et tout ce qui se rapporte de près ou de loin à lui. C'est pour cette raison qu'il ignorera tous les messages de la capitale y compris sa nomination en tant que l'un des trois Grands Cieux de Zhao. Prétextant une maladie pour ne pas quitter sa cité, Shiba Shou est un homme inconnu en dehors des frontières de Zhao. Il prendra les armes uniquement pour repousser une invasion de Yan mené par le général Ordo. Avec quatre fois moins d'hommes il parviendra à le tenir en respect jusqu'à sa fuite. Shiba Shou ne poursuivra pas son ennemi et rentrera simplement dans sa cité.

 

Sous les ordres directs de Ri Boku pour lequel elle éprouve une dévotion sans limite, Kaine est une jeune femme maniant deux épées au combat. Bien qu'elles soient dans des camps ennemis, elle a développé une relation amicale avec Karyō Ten après l'avoir capturée, puis relâchée car non combattante, durant la bataille de Bayou. C'est cette amitié qui l'empêchera de la tuer lors du siège de Sai des années plus tard. Elle ordonnera de la faire prisonnière mais Shin interviendra et fera tomber Kaine des remparts. Blessée, elle ne reprendra plus part au combat. Kaine suivra Ri Boku lors de la campagne d'invasion de Zhao par Qin où elle officiera en commandante de  veillant à la défense du quartier général.

Inspiré de . Commandant de Zhao à l'âge et au parcours similaire à Shin, il interviendra en premier lieu lors du siège de Sai. La moitié inférieure du visage constamment cachée par un bandeau, il manie deux épées au combat et aspire à devenir l'un des Trois Grands Cieux de Zhao. lors du siège de Sai il grimpera sur les murailles et blessera notamment Denyuu et Ryu Sen grâce à sa rapidité d'action. Il sera arrêté par Shin puis poussé du haut des remparts par Ryu Sen. Durant la campagne d'invasion de Zhao par Qin, il officiera en tant que commandant de  dans l'armée centrale dirigée par Ri Boku. Il lancera l'assaut sur le quartier général d'Ou Sen réussissant presque à l'atteindre.

Les Anciens Grands Cieux de Zhao 

Inspiré de . Décédé prématurément à cause de la maladie, Rin Shoujou était un général connu dans toute la Chine. Si la puissance martiale lui faisait défaut, il était maître dans l'art de la stratégie. Il n'hésitait pas à modifier ses tactiques en plein combat quitte à plonger ses alliés dans la confusion. Ce général s'est notamment frotté aux six Grands Généraux de Qin, dont Ou Ki. Rin Shoujou avait monté un corps de dix généraux qui le suivaient au combat. À sa mort, huit de ces hommes se jetèrent dans des combats perdus d'avance afin d'y mourir. Il réserva ses dernières paroles aux deux généraux restant Chouga Ryuu et Gyou'un, leur faisant promettre de défendre Zhao contre ceux qui désireraient unifier la Chine. Si d'aventure ils échouaient alors ils devraient transmettre son dernier message : "Une épée brandie pour unifier la Chine ne doit pas être stoppée avant d'accomplir sa mission".

Inspiré de Lian Po, c'est le seul des trois anciens Grands Dieux de Zhao encore en vie au début du manga. Après la mort du précédent roi de Zhao, il a eu des problèmes avec l'actuel roi qu'il ne respectait pas, et a été jugé comme traître au royaume. Il a facilement vaincu l'armée de  envoyés par Zhao pour le vaincre, puis s'est exilé à Wei où il s'est mis au service du royaume. Il a pris avec lui ses quatre Rois célestes, ainsi que quelques soldats Zhao qui l'ont suivi dans son exil.

Inspiré de .

Ryouyou 
La cité de Ryouyou est située dans les montagnes à l'ouest de la capitale de Zhao, Kantan. Ses habitants sont les Quanrong, descendants du peuple barbare qui mit fin à la dynastie Zhou et provoqua l'éclatement de la Chine. Ne parvenant pas à s'établir sur ces terres, la plupart des Quanrong retournèrent dans les montagnes et se sépareront en de nombreux clans dont les Xiongnu ou les clans de l'ouest de Qin. Ces derniers seront réunifiés sous la bannière de Yo Tan Wa dans l'armée de Qin. Cependant une petite partie des Quarong décida de s'établir définitivement dans les plaines de Chine et fonderont la cité de Ryouyou. Bien qu'appartenant officiellement à Zhao, la ville est gouvernée par un roi tyrannique et cruel ne répondant à aucune autre autorité que la sienne. Les Quanrong ne se considèrent pas comme faisant partie de Zhao. Ils vivent donc en autarcie, leur seul contact avec l'extérieur étant Ri Boku qui vient tous les ans partager un repas avec le roi Rozo. C'est par égard pour Ri Boku que Rozo accepte de partir en guerre contre l'armée de Yo Tan Wa. Les Quanrongs sont clairement supérieurs sur le plan militaire et parviennent à repousser Yo Tan Wa loin de leur terre. Il s'agissait en réalité d'un piège tendue par cette dernière qui visait à s'utiliser comme appât afin d'éloigner un maximum de Quanrong de leur cité. Les armées de Yo Tan Wa réussirent à s'emparer de Ryouyou et à tuer le roi Rozo et ses trois frères. Enfin débarrassés de leur roi tyrannique, et constatant que les soldats de Yo Tan Wa ne lèveraient jamais la main contre les civils de la cité, les Quanrongs se rangent volontairement sous la bannière de Yo Tan Wa et chassent l'armée de Zhao de leurs terres.   

Le roi Rozo
Tyran sanguinaire et cruel, le roi Rozo règne sur Ryouyou avec une poigne absolue. Quiconque le déçoit est immédiatement exécuté avec toute sa famille. Ses frères ne trouvent pas plus grâce à ses yeux et leur trépas ne lui inspirera rien d'autre que de la moquerie. Persuadé d'être le monarque de tous les descendants Quanrongs, il s'estime être le roi légitime de Yo Tan Wa et de ses guerriers. Prenant leur arrivée comme une trahison, il met un point d'honneur à pourchasser Yo Tan Wa jusqu'à la mort. Ce sera lui qui périra sur le champ de bataille des mains du général Heki de Qin.

Tork
Plus jeune frère du roi Rozo, il commandera l'aile droite de Ryouyou contre l'armée du roi Feego. Il sera facilement tué en duel par ce dernier qui se sera contenté de traverser l'armée de Ryouyou en ligne droite.

Goba
Jeune frère du roi Rozo, il commandera l'armée centrale de Ryouyou contre Bajio. Il participera à une manœuvre afin d'attirer Yo Tan Wa hors de son quartier général. le plan fonctionnera à merveille mais Yo Tan Wa franchira néanmoins les défenses de Goba pour s'emparer de sa tête.

Bunen
Jeune frère du roi Rozo, il commandera l'aile gauche de Ryouyou contre le général Heki. Également surnommé "Seigneur de la douleur", Bunen est un homme sadique qui envoie ses hommes à une mort certaine pour s'assurer le dessus. À l'instar du roi Rozo, il menace d'exécuter les familles de tout homme qui le déçoit. Il ordonne par exemple à ses archers de faire feu dans la mêlée malgré la présence de ses hommes. Il tuera le chef de la tribu Mera en obligeant ses hommes à s'empaler sur lui afin de le bloquer. Il tentera la même tactique contre Ki Tari, nouvelle cheffe de la tribu Mera, mais le stratagème ne fonctionna pas une seconde fois et Ki Tari vainquit aisément Bunen en duel.

État de Wei

Officiels et assimilés 

Inspiré du roi .

Armée de Wei 

 
Le général Haku Ki Sai est l'un des officiers survivants de bataille des plaines de Dakan contre le général de Qin Duke Hyou. Il réapparait en tant que général fantoche, les stratégies étant édictées par Ren Pa, pour contrer l'attaque du général Mou Gou de Qin. Il ne fera rien d'autre que rester au quartier général où il sera finalement capturé et assassiné par la vice-général Kan Ki. Il aura refusé de supplier pour sa vie, mettant en avant sa fierté et son honneur dans ses derniers instants.

 

Fils de Go Kei et général de Wei, il apparait en tant que commandant en chef de Wei lors de la guerre de la coalition. Go Hou Mei est un pur stratège spécialisé dans l'ingénierie de guerre. Il gagne le respect des autres nations en présentant une tour de siège capable d'envoyer ses soldats sur les murs de Kankoku, devenant le premier à réaliser cet exploit. Après l'échec de la guerre de coalition, il dirigera les défenses de Wei contre l'armée du général Tou de Qin. Malgré les renforts de trois Dragons de feu, il subira une sévère défaite, échappant de justesse à la lame de Shin. Il estime cependant être la seule personne capable de protéger son pays contre Qin.  

 
Commandant adjoint de Go Kei pendant la campagne de Keiyou, son quartier général est capturé et il est battu par Baku Koshin.

 
Le général Ran Hi Baku est un homme imposant maniant une épée gigantesque. Il porte un casque intégral et ne parle jamais. Aux ordres du Dragon de feu Rei Ou, il est sa principale force de frappe. Même les grands généraux Ou Ki et Kyou évitaient de le combattre car il demeure un adversaire pénible. À la mort de Rei Ou il se verra confier une armée, ce qui laisse supposer des compétences en stratégie. Il est rappelé par Go Hou Mei en attendant la fin de la campagne d'invasion de Zhao pour attaquer Qin. 

 
Bras droit du Dragon de feu Gai Mou, ce dernier est à la force ce que Jun Sou est à la stratégie. Gai Mou accorde une totale confiance aux plans de son stratège même quand ce dernier l'utilise comme appât. Lorsque Jun Sou se fera capturer par Kyou Kai, Gai Mou consentira un échange de prisonnier pour le récupérer. Jun Sou est un homme nonchalant que les frasques de son général laissent imperturbable. Même lors de sa capture il demeure absolument détendu en toutes circonstances. Il avouera être devenu stratège pour s'assurer que les soldats puissent rentrer en vie retrouver leurs familles.

Les Dragons de feu de Wei 

Inspiré de , Go Kei est l'un des sept dragons de feu de Wei et le prince d'un ancien état vaincu par Zhao. La vue de sa capitale ravagée par les flammes fera blanchir ses cheveux. Il trouvera refuge à Wei où il officiera en tant que général. Lors de la scission des Sept Dragons de feu, il sera le seul à demeurer neutre. lorsque le camp du comte Shi sort vainqueur de l'affrontement, Go Kei interfère auprès du roi pour leur éviter la décapitation et parviendra à les faire emprisonner. Go Kei est connu pour être fin stratège mais surprendra tout le monde en dévoilant de grandes aptitudes martiales contre le général Duke Hyou. Il sera tué par ce dernier au terme d'un impressionnant combat.

  

Rei Ou est un homme mince ne participant pas aux combats et menant ses batailles par la stratégie. Pour lui une guerre sert à tuer les généraux ennemis. Il a été l'un des instructeurs de Go Hou Mei avant de se rallier à la faction du comte Shi lors de la scission des Dragons de feu. Echappant de l'exécution grâce à l'intervention de Go Kei auprès du roi Anri, il est emprisonné pendant quatorze années en compagnie du Comte Shi et de Gai Mou. Ils sont tous les trois libérés par l'actuel roi de Wei pour contrer l'avancée de l'armée de Qin menée par le général Tou. Réussissant dans un premier temps à contenir l'avancée de Tou, Rei Ou se fait surprendre par un plan audacieux de Ou Hon qui permet à l'unité Hi Shin d'envahir le QG. Rei Ou sera tué dans sa fuite par Shin qui l'avait confondu avec Go Hou Mei.

 

Comte Shi et le beau-fils de son homonyme le comte Shi de Zhao. Ce dernier le haïssait au point de l'envoyer constamment au front avant l'âge de quinze ans en espérant qu'il y meure. Mais le comte avait beau l'envoyer sur des fronts toujours plus dangereux, Earl Shi survivaient systématiquement en récoltant au passage un respect alourdissant le ressentiment du comte Shi. Son maniement exceptionnel de la lance le fit connaitre comme le plus grand lancier de Chine dont le nom est connu de tous ceux qui apprennent cet art. Ou Hon le reconnait d'ailleurs comme un bien meilleur combattant que lui. Ses exploits lui permirent de devenir le septième Dragon de feu sans que cela ne l'intéresse. La seule chose qui importait à Earl Shi était son amour pour Kika, sa belle-sœur. Bien qu'ils soient parents (sans aucun lien de sang), leur relation était connue sans qu'elle ne pose de problèmes à leur entourage. Cela changea lorsque Earl demanda au comte Shi l'autorisation d'épouser Kika. Le comte, ne laissant jamais filer une occasion de montrer à Earl combien il le haïssait, refusa et maria Kika à un autre Dragon de feu : Tai Roji. Ce dernier étant connu pour tuer ses épouses, il finit par assassiner Kika. Earl Shi devint fou de rage et entra en conflit ouvert contre Tai Roji. Epaulé par Rei Ou et Gai Mou, il vainquit et tua de sa main les Dragons de feu Tai Roji, Shou Sen et Ba Tou. Echappant de l'exécution grâce à l'intervention de Go Kei auprès du roi Anri, il est emprisonné pendant quatorze années en compagnie de Rei Ou et de Gai Mou. Ils sont tous les trois libérés par l'actuel roi de Wei pour contrer l'avancée de l'armée de Qin menée par le général Tou. Il affronte l'unité Gyoku Hu et parvint à blesser grièvement Ou Hon. Cependant, n'ayant aucune envie de vivre après la mort de son aimée, le comte Shi (nommé ainsi car seul héritier de son beau-père décédé) délaisse toutes manœuvres de défenses et finit empalé sur la lance d'Ou Hon.

 

Homme imposant ayant deux cicatrices au visage et maniant la guandao, Gai Mou est un adepte du combat frontal. Il rejoint la faction du comte Shi lors de la scission des Dragons de feu. Echappant de l'exécution grâce à l'intervention de Go Kei auprès du roi Anri, il est emprisonné pendant quatorze années en compagnie du Comte Shi et de Rei Ou. Ils sont tous les trois libérés par l'actuel roi de Wei pour contrer l'avancée de l'armée de Qin menée par le général Tou. Il affronte l'unité Hi Shin mais ne parvient pas à empêcher un détachement mené par Kyou Kai de passer pour envahir le QG de Wei. Gai Mou est un homme aimant les plaisirs de la chair. Il s'emmêle régulièrement dans les noms et les dates et n'hésite pas à provoquer le général ennemi en duel au beau milieu de la bataille. Malgré sa force Gai Mou n'était pas respecté par ses ennemis en raison de son comportement, trop éloigné de celui d'un digne général. Gai Mou répond à ces critiques en argumentant qu'il n'y a jamais rien eu de beau ni de noble dans la guerre. 

Tai Roji
Général connu pour avoir eu plusieurs épouses et les avoir toutes tuées, il se marie avec Kika, la demi-sœur et amante d'Earl Shi. Immanquablement il finit par la tuer et déclenche ainsi un conflit entre Dragons de feu. Malgré les soutiens de Shou Sen et Ba Tou, il est vaincu et tué par Earl Shi.

Shou Sen
On sait peu de choses sur lui à part qu'il prend le parti de Tai Roji lors de la scission des Dragons de feu et finit tué par Earl Shi.

Ba Tou 
On sait peu de choses sur lui à part qu'il prend le parti de Tai Roji lors de la scission des Dragons de feu et finit tué par Earl Shi.

Ren Pa et ses Quatre Rois Célestes 

Ren Pa fut l'un des Grands Cieux de Zhao de la même génération que les six Grands Généraux de Qin. Il entretenait une relation amicale avec Ou Ki et respectait profondément ses puissants ennemis. À la suite d'un désaccord avec le roi de Zhao, Ren Pa se rebella et quitta son pays avec son armée pour trouver refuge à Wei. Là il sera sollicité par le souverain pour défendre Wei contre une attaque lancée par Qin et menée par le grand général Mou Gou. Ren Pa acceptera pour une raison personnelle: son envie de se frotter à Ou Sen et Kan Ki, les deux vice-généraux de Mou Gou, dont Ou Ki avait fait l'éloge auprès de Ren Pa. Ce dernier commandera l'armée de Wei derrière l'homme de paille Haku Kisai, général officiel de Wei. Ren Pa est un homme imposant dont le visage et couturé de cicatrice et qui manie la Guandao. Il allie puissance physique et stratégique en déjouant facilement les pièges tendus par Mou Gou. Ren Pa devra finalement admettre sa défaite à cause d'Ou Sen et Kan Ki, ce dernier en particulier ayant tué le stratège Gen Pou et le général fantoche Haku Kisai. C'est durant cette bataille qu'il rencontrera Shin et lui dévoilera que pour le surpasser, il devra accomplir un acte éclipsant totalement ce qui a été fait précédemment, à savoir unifier la Chine. C'est à cet instant que Shin embrasse pleinement la volonté d'unification de son roi. À la suite de sa défaite, Ren Pa est exilé de Wei avec ses hommes. Il trouve refuge auprès de roi de Chu où il lui sert occasionnellement de conseiller pendant la guerre de la coalition. 

 
Leader des quatre Rois Célestes de Ren Pa, Kai Shi Bou est un homme imposant alliant compétences stratégiques et martiales. Il apparait lors de la bataille de Sanyou à la tête de  pour affronter le général Kan Ki de Qin. Complètement dépassé par les tactiques de ce dernier, Kai Shi Bou reçoit le renfort du Roi Céleste Gen Pou qui lui indique précisément où se cache le quartier général de Kan Ki. Kai Shi Bou s'y rend immédiatement et en ravage une bonne partie avant d'apprendre la mort de Gen Pou resté derrière. Kan Ki profite de la confusion pour réorganiser son armée et se soustraire une nouvelle fois aux recherches de Kai Shi Bou. Ne retrouvant pas trace de son ennemi, il bifurque vers le centre afin d'attaquer directement au QG du grand général Mou Gu en renfort de Ren Pa. Son action se révèlera infructueuse puisque Kan Ki entreprit la même initiative avec plus de succès puisqu'il dévasta le quartier général de Wei et assassina leur commandant en chef Haku Kisai. Kai Shi Bou se retirera vaincu et s'exilera avec son maître à Chu.

 

Rin Ko a rejoint Ren Pa alors qu'il était encore enfant. Cramponné au cadavre de sa sœur, Ren Pa l'emmène avec lui et lui fourni une formation militaire. Au fil des ans il affrontera de nombreux généraux de renom et sera connu dans toute la Chine pour avoir réussi à transpercer la défense du général Ou Ki et à le blesser. Epéiste chevronné et stratège brillant, Rin Ko représentera une grande menace pour Qin durant toute la bataille de Sanyou. Avant même le début des hostilités, il infiltrera le camp du grand général Mou Gu et assassinera plusieurs officiers afin de désorganiser l'armée. Il parviendra même à tuer le général Ra Gen lors d'un déplacement. Durant la bataille, il commandera l'armée centrale de Wei et dès le premier jour infligera de sévères dommages à l'armée de Qin en compagnie de Gen Pou. Le deuxième jour, il survit à un plan de Mou Ten spécialement conçu pour avoir sa tête. Il tient tête à Ou Hon et Shin simultanément lors d'un duel épique où il perdra deux doigts de sa main gauche mais blessera grièvement ses adversaires. Lors du dernier jour, il lance l'assaut sur le QG de Mou Gu et grâce à une tactique personnelle, ridiculise la défense de Qin et abat le général Eibi. Shin parvint à s'interposer in extremis et engage un nouveau duel avec lui. Rin Ko prend clairement l'avantage jusqu'à ce que le lieutenant So Sui se retrouve malgré lui pris dans le combat. Rin Ko lui porte un coup, laissant une occasion à Shin pour le blesser sérieusement. Le duel reprend mais les rôles sont inversés. Shin prend le dessus sur son adversaire et le transperce de son épée.

 
Gen Pou est un vieil homme frêle et incapable de manier une épée. La stratégie est sa seule et unique arme qu'il manie efficacement. C'est lui qui a enseigné la stratégie à Rin Ko. lors de la bataille de Sanyou, il met en place un stratagème permettant de ravager 80% des effectifs de l'assaut de Qin. Bien que Shin manque de peu de le tuer, il garde éternellement une attitude hautaine et un mépris profond pour ses ennemis. Il est ensuite envoyé sur son aile gauche pour assister Kai Shi Bou contre Kan Ki. là encore il se moque ouvertement de son adversaire et donne des instructions pour anéantir Qin. Malheureusement pour lui, le général Kan Ki se montre plus malin et s'infiltre dans l'armée de Wei sous l'apparence d'un messager. Gen Pou découvre trop tard le stratagème et se fait décapiter malgré une tentative maladroite pour recruter Kan Ki.  

 
Kyou En est l'un des dix arcs de Chine en plus d'être un général accompli. Durant sa carrière il affronta notamment les grands généraux de Qin Ou Ki, Kyou, Haku Ki et Ko Shou. Il affrontera le général Ou Sen pendant la bataille de Sanyou. Les deux hommes se rendent coups sur coups jusqu'à l'apparition de Ren Pa qui force Ou Sen à se réfugier dans sa forteresse. Kyou En montera un siège qui échouera à cause de la prise du QG par Kan Ki. après la défaite il s'exilera avec son maître dans le pays de Chu.

État de Chu 

Chu est le premier état en termes de superficie, sa surface équivaut quasiment aux six autres réunis. Situé dans la moitié sud de la Chine, il a une frontière avec tous les autres états hormis Yan. Chu est un état particulièrement craint en raison du nombre impressionnant de soldats constituant son armée et de l'expérience de ses généraux. En effet malgré sa taille, Chu possède très peu de généraux ce qui s'explique par les critères particulièrement rigoureux d'accession à ce grade. Chu est constamment en conflit avec les tribus des jungles au sud. le pays est réputé pour la qualité de son acier et est le seul à intégrer des éléphants de guerre sans son armée. le premier ministre de Chu, Shun Shin Kun, sera à l'origine de la formation de la coalition avec Ri Boku de Zhao. Le roi de Chu, Kou Retsu, exigera que l'armée coalisée soit aux ordres de Chu et placera ses armées au centre. Malheureusement se seront les défaites de ses généraux Rin Bu Kun et Kan Mei qui causeront l'échec de la bataille de Kankoku et plus tard le retrait des troupes. À la mort de son roi, Chu est traversé par une grave crise politique car les seuls héritiers sont un bébé illégitime, né de Shun Shin Kun et de la reine car le roi ne put engendrer d'enfants, et le frère de la reine, un être fou et sadique. Shun Shin Kun se prononcera en faveur du frère de la reine ce qui lui vaudra d'être exécuté par Ri En. Au terme des frictions politiques, le bébé sera désigné comme futur souverain. En attendant sa majorité, l'état est dirigé par le duo Ri En pour le volet politique et Ka Rin pour le volet militaire.

Officiels et assimilés 

Inspiré du . Premier ministre de Chu, il est le seul avec Ri Boku à avoir percé à jour la volonté de Qin d'unifier la Chine. Les deux hommes s'associent pour monter une armée de coalition afin de rayer Qin de la carte. Lors de cette guerre il sera nommé commandant suprême pour répondre aux exigences du roi Kou Retsu de Chu bien que Ri Boku demeure le stratège en chef. Volontiers arrogant et insultant, il perdra complètement son calme lorsque ses généraux Shin Bu Kun et Kan Mei se feront vaincre. À la suite de la défaite de la bataille de Kankoku et l'échec du siège de Sai, il ordonnera à la coalition de s'attaquer à l'état de Qi, seul pays à avoir refusé de combattre Qin. La coalition ne parviendra pas à infliger de sévères dommages à Qi car prise en étau entre les armées de ce dernier et celles de Qin à leur poursuite. La coalition est dissoute et Shun Shin Kun retourne à Chu. quelques années plus tard, le roi Kou Retsu décède et se pose la question de sa succession. Face à l'incapacité du souverain de concevoir un enfant, Shun Shin Kun mit enceinte son épouse juste avant de l'offrir en mariage au roi. Le stratagème suffit à apporter de la crédibilité à la version selon laquelle le bébé était bien du roi Kou Retsu. Au dernier moment cependant, Shun Shin Kun se rétracta et appuya le frère de la reine, un homme fou et sadique. Le conseiller Ri En, totalement opposé à la montée d'un tel individu sur le trône, fit tuer Shun Shin Kun afin qu'il ne puisse révéler le secret sur la véritable filiation du prince héritier.  

Inspiré de . Conseiller à la cour de Chu à la mort du roi Kou Retsu, il prit l'initiative de faire assassiner le premier ministre Shun Shin Kun plutôt que de le voir révéler la vérité sur la paternité du prince héritier. il s'allie avec Ka Rin afin de diriger le pays en attendant la majorité du jeune souverain. De son propre aveu il déteste les militaires qu'il compare à des brutes sans cervelle mais est suffisamment intelligent pour savoir qu'il ne peut régner sans eux, d'où son alliance avec Ka Rin. Son but est de rendre Chu plus puissante qu'il ne l'a jamais été.

Inspiré du roi , il épouse la femme enceinte de son premier ministre afin d'éviter l'extinction de sa lignée. Fier, il exige que Chu prenne le commandement de l'armée de coalition censée détruire Qin. L'échec de celle-ci et des armées de Chu en particulier le plonge dans une colère noire qui le pousse à demander au général Ren Pa de remobiliser ses forces. Ce dernier refusera en prétextant que l'armée de Chu était irrécupérable en l'état. Kou Retsu décèdera quelques années plus tard de mort naturelle. Son trépas plongera Chu dans une grave crise politique qui verra son premier ministre assassiné dans un coup d'état.

Armée de Chu 

Général de Chu lors de la bataille de Kankoku, Ka Rin est une femme de taille impressionnante aux cheveux courts et à la poitrine particulièrement développée. Son passé demeure mystérieux, il a seulement été dévoilé qu'elle avait passé, en vain, une partie de son enfance à la recherche de son petit frère disparu. Elle finira par rejoindre l'armée de Chu et accèdera au rang de général peu avant l'invasion de la coalition contre Qin. Commandante de la deuxième armée, elle affrontera le général Tou de Qin après que ce dernier ait tué le général Rin Bu Kun. La spécialité de Ka Rin est de détourner l'attention de ses ennemis par de grandes manœuvres insensées afin d'opérer des frappes chirurgicales. Pour cela elle n'hésite pas à envoyer aux combats des éléphants de guerre, quasi inconnus en Chine ou intervenir sur les champs de bataille voisins. Elle demeurera le seul général à avoir failli ouvrir la porte de Kankoku, arrêtée de justesse par l'armée d'Ou Sen. Après l'échec de la guerre de coalition et l'assassinat de Shun Shin Kun, elle prendra part à la réorganisation de l'état de Chu qui verra le poste de chancelier divisé en deux entités distinctes, l'une politique l'autre militaire. Ka Rin occupera la fonction nouvellement créée et commandera le volet militaire de Chu dans son intégralité. Ka Rin est un personnage particulièrement intelligent, sachant discerner immédiatement l'objectif de l'invasion de Zhao par Qin, à savoir la prise de la cité de Gyou. Elle est également cruelle, tuant et maltraitant ses subordonnés, et arrogante. Prédisant l'échec de Qin à Zhao, elle prépare une invasion de grande ampleur contre Qin.    

Inspiré de , commandant en chef des forces de Chu lors de la guerre de la coalition, Kan Mei est un homme imposant maniant une masse et une épée large. Il se considère comme l'homme le plus fort de toute la Chine appartenant au plus puissant état. Arrogant, il prétend que la guerre est ennuyeuse et qu'il ne se bat que par devoir. Kan Mei parle de lui à la troisième personne et affirme qu'aucun ennemi ne peut le décevoir puisqu'il leur est supérieur en tout point. Au combat il est accompagné de plusieurs commandants et stratèges. Lors de la bataille de Kankoku il affronte l'armée de Mou Bu. Ce dernier, grâce à un assaut en échelon brillamment exécuté se retrouvera en duel contre Kan Mei. Duel dont les échanges de coup seront si violents qu'ils se briseront les bras et la massue de Kan Mei tombera en morceaux. Le combat est biaisé par l'arrivée de Mou Ten qui sauve son père d'une attaque en traître. Kan Mei lui assène alors un coup d'épée qui faillit le tuer. À la vue de son fils agonisant, Mou Bu se rue sur Kan Mei et lui porte un coup qui lui emporte une partie du crâne. Kan Mei décède au second coup, le crâne réduit en miettes.  

Inspiré de , général de la première armée de Chu lors de la guerre de la coalition, Rin Bu Kun est un homme imposant dont la coiffure farfelue lui vaudra bien des moqueries. Il a passé l'essentiel de sa vie sur les champs de bataille au sud de Chu à affronter les peuples vivant dans la jungle. Il ne compte le nombre de chefs ennemis qu'il a tué de ses mains mais n'hésite pas à s'en vanter. Il ouvrira les hostilités en affrontant l'armée de Tou et malgré le net avantage numérique se fera tuer par ce dernier dès le premier jour des combats.

Commandant de  lors de la guerre de la coalition, Kou Yoku apparaît plus tôt dans l'histoire où il insulte les armées de Qin à la frontière pour les provoquer. Il se fera attaquer par Shin, le seul assez "stupide" pour répondre aux provocations. Kou Yoku est un jeune homme, excellent épéiste et doté d'un certain sens tactique. Appartenant à l'armée de Rin Bu Kun, il causera d'importants dommages dans les rangs de Qin et prendra Mou Ten en grippe après que ce dernier résiste à ses assauts. Kou Yoku possède, en plus de son épée ordinaire, une lame nommée Bakuya, du nom du légendaire forgeron qui l'aurait fabriquée et dont le tranchant n'a pas son pareil. Il travaille généralement en binôme avec Haku Rei, leurs unités respectives étant parfaitement capables de se synchroniser même en pleine bataille. À la mort de Rin Bu Kun, Kou Yoku jurera de le venger et intègrera la deuxième armée menée par Ka Rin. La générale élèvera Kou Yoku au rang de commandant de  avec pour ordre de lui ramener la tête de Tou. En récompense il aura le droit de coucher avec elle. Kou Yoku parvient dans un premier temps à mettre en difficulté les défenses de Qin mais ne parviendra pas à vaincre le général de Qin.  

Commandant de  lors de la guerre de la coalition, c'est un jeune archer émérite et le demi-frère par alliance de Rin Bu Kun. Habitué à travailler en binôme avec Kou Yoku, il utilise ses talents d'archerie pour le soutenir au combat. Alors qu'il tente de tuer le général Tou lors de son duel contre Rin Bu Kun, Mou Ten surgit devant lui et le blesse grièvement. Haku Rei sera néanmoins renvoyé au combat sans ménagement par le deuxième général Ka Rin.

État de Han 
Han est le plus petit et le plus faible des six états de la Chine. Il possède des frontières avec Qin à l'ouest, Wei au nord et à l'est ainsi que Chu au sud. D'après Ri Boku, Han est un état qui pourrait facilement être envahi mais qui pourtant ne tombera jamais car il représente un verrou symbolique. Ri Boku explique clairement que si Qin venait à attaquer Han, les états de Wei et de Zhao enverrait leurs armées pour le protéger. Han possède la plus petite armée et, à la suite de la mort du général Sei Kai durant la guerre de coalition, ne dispose plus d'officiers reconnus.

Officiels et assimilés

Armée de Han 

Inspiré de , Sei Kai est le commandant en chef de l'armée de Han durant la guerre de coalition. Il est positionné de manière centrale en face de la porte de Kankoku avec l'armée de Wei. Sei Kai est un homme de taille et de stature moyenne qui a la particularité d'avoir la peau mate avec les vaisseaux sanguins noircis. Ce fut le prix à payer pour les nombreuses études que ce général a effectué sur les poisons, voyageant lui-même dans différentes contrées afin de rapporter tout animal, végétal ou champignon vénéneux. Contrairement à la majorité des généraux de Chine, il considère ses poisons comme des armes à part entière au même titre que l'épée et la lance. Grâce à cela il parvint à mettre au point des poisons utilisables sur le champ de bataille. L'un sous forme liquide dont sont enduites les pointes de flèches de ses archers d'élite et qui provoque une mort quasi-instantanée. L'autre sous forme gazeuse enfermé dans des containers sphériques propulsés par arbalètes géantes qui provoquent la mort par hémorragie après une période d'incubation de dix jours. Sei Kai utilisera le second poison contre la position du grand général de Qin Chou Tou en prévision de l'attaque générale. Le poison fera son effet mais ne parviendra pas à tuer le grand général. Le général Kan Ki, accompagné de Chou Tou mourant, profitera du chaos de l'attaque générale pour lancer un assaut contre le QG de Han. Repoussant la Mort, Chou Tou parviendra à franchir les lignes ennemies jusqu'à Sei Kai. Alors que le général de Han tente de s'enfuir, Chou Tou le rattrape et le tue d'un coup de guandao dans le dos avant de décéder à son tour.

État de Yan

Officiels et assimilés

Armée de Yan 
 
Inspiré de , Gaku Ki est une légende de la guerre connu pour avoir été le meilleur général de son temps, considéré à lui seul comme l'égal des Six Généraux de Qin et des Trois Grands Cieux de Zhao. Il s'est distingué en prenant la tête de la toute première armée coalisée de Chine qui regroupa les états de Qin, Chu, Han, Wei, Zhao et Yan afin d'attaquer l'état de Qi. La victoire fut totale car de Qi il ne resta que deux villes encore debout pour des centaines réduites en cendres. Qi vit son territoire sérieusement confisqué et redistribué. C'est dans la ville épargnée de Kyo que grandit Ou Ken l'actuel roi de Qi qui décrètera que la vue des plaines inondées de sang le dégoutera à jamais de la guerre.  

Inspiré de , général de Yan reconnu dans toute la Chine, Geki Shin a atteint son statut en observant et en volant les tactiques de son mentor le général Gaku Ki. Grâce à son sens aigu de la stratégie il est capable de remonter le cours d'une bataille pour anticiper les prochains mouvements de son adversaires. Geki Shin dispose également d'une solide puissance martiale car il prétend avoir tué de ses mains des dizaines de Bushin. Il est un personnage vénal qui demeure à Yan uniquement à cause du salaire qu'il perçoit. lors de sa rencontre avec Sai Taku de Qin, il lui promet de venir à Qin si le roi lui propose un meilleur prix. Geki Shin fera les frais de la machination de Ri Boku de Zhao. Ce dernier voulant consolider sa réputation après avoir vaincu le général Ou Ki de Qin et disposant d'un pacte de non-agression avec cet état, décide de s'attaquer au grand Geki Shin. Malgré son sens tactique, ce dernier se fera tuer par le Grand Cieux de Zhao Hou Ken. Sa mort sera le ciment de l'autorité de Ri Boku sur toute la Chine qui lui permettra de lever l'armée de coalition afin d'écraser l'état de Qin.   

 

Le général Ordo est l'homme qui mènera l'armée de Yan lors de la guerre de la coalition. Bon vivant, Ordo est l'homme qui convainquit son roi de rejoindre la coalition lancée par Ri Boku malgré le fait que ce dernier ait tué le général Geki Shin quelques mois plus tôt. Ordo est un homme qui a grandi dans les montagnes au nord de Yan, il en résulte de vastes connaissances sur les subtilités de ce terrain. Grâce à cela il a vaincu et intégré à son armée de nombreuses tribus des montagnes qui forment le cœur de ses forces. Pourtant il sera le général le moins estimé de la coalition, se faisant copieusement insulter par le premier ministre de Chu. Il affrontera le général Ou Sen lors de la guerre de la coalition et se fera mener tout le long par la stratégie de son adversaire. Ordo perdra dans la bataille ses meilleures troupes et devra se contenter de rester patiemment dans les montagnes sans jamais inquiéter Ou Sen et son armée. Cette position statique donnera tout loisir à Ou Sen d'aller protéger la porte de Kankoku des armées de Chu qui avaient réussi à la contourner et empêchant ainsi la victoire de la coalition. À la suite de cette guerre perdue, Ordo profitera de l'invasion de Zhao par Qin afin de lancer lui aussi une attaque sur ces villes. Sa progression sera stoppée à la ville de Seika puis il sera contraint à faire demi-tour pour contrer une armée de Zhao qui avait pénétrer Yan pour brûler les villes dans son dos.

État de Qi 
Situé à l'extrême est de la Chine, Qi était autrefois un état de grande superficie avant d'être vaincu par les armées coalisées de Chine. Désormais l'état de Qi ne participe que rarement aux conflits et dispose de frontières avec trois autres états, Yan au nord, Zhao à l'ouest et Chu au sud.

Officiels et assimilés 
  
Inspiré de . Personnage versatile, Ou Ken est un souverain au tempérament fantasque et irresponsable qui cache pourtant un pragmatisme froid. Traumatisé par l'armée de coalition qui décima son pays alors qu'il était enfant, Ou Ken est farouchement opposé à la guerre sauf lorsqu'il s'agit de protéger sa nation. C'est pourquoi il accepte dans un premier temps de prendre part à la coalition afin de couper court aux ardeurs guerrières du roi de Qin et de récupérer des richesses et des terres en cas de victoire. Pourtant, lors de la visite du diplomate Sai Taku durant la guerre de la coalition, Ou Ken montre clairement qu'il n'est que vaguement intéressé par cette guerre. Sai Taku propose alors de doubler les bénéfices que Qi pourrait recevoir de ce conflit en échange de leur retrait de la coalition. Ou Ken accepte immédiatement et retire ses troupes de la guerre. Lorsque ses conseillers lui rétorquent que la coalition ne l'acceptera pas sans broncher, Ou Ken répond que doubler la mise sans perdre un seul homme est tout simplement le choix le plus intelligent. À la suite des défaites de l'armée coalisée, cette dernière se retourne contre Qi mais sera rapidement arrêtée par le général de Qin Mou Bu attaquant dans leur dos. Ce n'est qu'ensuite que Ou Ken apprend la volonté de Qin d'unifier la Chine. Craignant de revivre le cauchemar de son enfance il projette de monter une seconde coalition pour anéantir Qin. Ce sera encore Sai Taku qui convaincra le roi de reporter son action afin de rencontrer le roi de Qin Ei Sei. Ou Ken accepte et traverse la Chine pour rencontrer son homologue. Il lui parle sans filtre et l'avertit de son intention de tuer jusqu'au dernier enfant de Qin pour empêcher l'unification par le sang. Ei Sei lui répond alors que les populations vaincus ne seront pas asservies mais au contraire seront absorbées en tant que citoyens à part entière et protégées par un système législatif prévalant sur l'autorité royale elle-même. Convaincu par cette réponse, Ou Ken accepte non seulement de ne pas monter de coalition mais jure de ne pas interférer avec les premières conquêtes de Qin. Si Ei Sei met effectivement en place avec succès son projet législatif sur les premiers états vaincus alors Ou Ken promet que Qi se rendra sans combattre et se laissera absorber. Ou Ken se montre ainsi prêt à abandonner sa couronne contre la promesse d'un avenir meilleur pour son peuple.

Armée de Qi 

Inspiré du général .

Références 

Kingdom
Liste de personnages de manga
Liste de personnages d'anime